
До революции в Смольном институте в Петербурге было 85 выпусков. В первый период своего существования выпуск осуществлялся раз в 3 года, а с 1862 года — ежегодно. Наиболее известными и знатными были институтки раннего периода существования института — при Екатерине II. Именно к этому периоду относится цикл портретов учениц Смолянки Левицкого. Не все институтки становились выпускницами. Лучшие ученицы награждались шифром с вензелем императрицы. Некоторые из девушек становились фрейлинами во дворце, однако это было связано не с успехами в учёбе, а с личными симпатиями Романовых и связями своих семей.

Выпускницы

1-й выпуск, 1776 год

3-й выпуск, 1782 год

4-й выпуск, 1785 год 
 1. Княжна Мещерская, Анастасия Платоновна, дочь генерал-аншефа, правителя Малороссии, потом наместника Казанского, Пензенского, Симбирского и Вятского, позже при Императоре Павле I генерала от инфантерии и генерал-губернатора Казанского, князя Платона Степановича и Надежды Александровны, рожд. Овцыной; была замужем за князем Д. А. Тенишевым.
 2. Ярцова, Анна Филипповна, дочь генерал-майора Филиппа Ивановича, воронежского вице-губернатора; была замужем за князем В. А. Урусовым.
 3. Ярцова, Марфа Филипповна, сестра предыдущей.
 4. Княжна Оболенская, Елизавета Ивановна (1767—1841), дочь подполковника князя Ивана Петровича и кн. Марии Алексеевны, рожд. Тараканова.
 5. Балашова, Елизавета Дмитриевна, дочь д.ст.сов., Дмитрия Ивановича.
 6. Волкова, Пелагея Алексндровна, дочь д.ст.сов., Александра Андреевича.
 7. Кашкина, Евфимия Евгениевна (р. 20 окт.1767), дочь генерал-майора, Выборгского генерал-губернатора и наместника Калужского и Тульского, Евгения Петровича и Екатерины Ивановны, рожд. Сафоновой; была замужем за надворн.сов. Василием Ивановичем Шубиным.
 8. Княжна Барятинская, Аграфена Николаевна (1768—1833), дочь надворн.сов. князя Николая Фёдоровича и кн. Евдокии Петровны.
 9. Бланк, Екатерина Карловна, дочь колл.сов. Карла Ивановича и жены его, рожд. Струговщиковой, дочери одного из помощников Растрелли.
 10. Турчанинова, Елизавета Петровна, дочь бригадира Петра Ивановича и Екатерины Ивановны.
 11. Ляпунова, Софья Ефимовна, дочь конюшенного Двора Ея Императорского Величества, берейтора капитанского ранга Ефима Ляпунова.
 12. Харламова, Александра Евстигнеевна, дочь д.ст.сов. Евстигнея Саввича.
 13. Княжна Голицына, Елизавета Андреевна (1761—1813), дочь князя Андрея Михаиловича и княгини Анны Фаддеевны, рожд. Хитрово; была замужем за майором Александром Васильевичем Грушецким.
 14. Княжна Голицына, Авдотья Андреевна, сестра предыдущей.
 15. Перфильева, Екатерина Яковлевна, дочь бригадира Якова Васильевича и Александры Андреевны.
 16. Сытина, Елизавета Александровна, дочь колл.асс. Александра Кирилловича и Христины Ивановны; окончила с шифром.
 17. Графиня Толстая, Елизавета Андреевна, дочь д.ст.сов. графа Андрея Ивановича и графини Александры Ивановны, рожд. княжны Щетининой; была замужем за Александром Фёдоровичем Боборыкиным.
 18. Княжна Оболенская, Екатерина Николаевна (р.1768), дочь премьер-майора князя Николая Петровича и кн. Марии Алексеевны, рожд. княжны Белосельской.
 19. Львова, Надежда Васильевна, дочь отставного поручика Василия Яковлевича.
 20. Олина, Мария Михайловна, дочь артиллерии капитана Михаила Яковлевича и Анны Семёновны.
 21. Дунина, Фиона Алексеевна, дочь поручика Алексея Алексеевича и Евдокии Исаевны; окончила с шифром.
 22. Маклакова, Надежда Андреевна, дочь поручика Андрея Матвеевича; окончила с шифром; была классной дамой в Имп. Восп. Общ.
 23. Кашинцова, Екатерина Васильевна, дочь капитана Василия Алексеевича.
 24. Шипова, Варвара Ивановна (р.1767), дочь бригадира Ивана Ивановича и Екатерины Николаевны.
 25. Барыкова, Аграфена Ивановна, дочь тит.сов. Ивана Алексеевича.
 26. Барыкова, Александра Ивановна, сестра предыдущей.
 27. Дурова, Вера Александровна, дочь колл.асс. Александра Дмитриевича.
 28. Соколова, Надежда Семёновна, дочь колл.асс. Семёна Ивановича.
 29. Обрескова, Мария Васильевна, дочь гв. капит.-поруч. Василия Ивановича.
 30. Сытина, Дарья Сергеевна, дочь отст. поручика Сергея Павловича и Марии Ивановны.
 31. Княжнина, Анна Яковлевна, дочь капитана Якова Борисовича, писателя, секретаря Бецкого и Екатерины Александровны, рожд. Сумароковой (дочери писателя).
 32. Кургановская, Екатерина Алексеевна, дочь бригадира Алексея Евдокимовича.
 33 Княжна Друцкая, Варвара Андреевна, дочь майора князя Андрея Даниловича.
 34. фон-Штрик, София-Елена, дочь капитана.

 35. Безобразова, Аграфена Алексеевна (1766—1848), дочь гв.поручика Алексея Григорьевича Безобразова (1736—1803?) и Марии Яковлевны Засецкой; была замужем 1-м браком за Александром Филипповичем Пожарским (1752—1797?), а 2-м браком за тайн.сов. князем Иваном Михайловичем Долгоруковым.
 36. Безобразова, Евдокия Алексеевна, сестра предыдущей.
 37. Соколова, Анна Александровна, дочь колл.асс. Александра Ивановича.
 38. Княжна Вяземская, Елизавета Семёновна, дочь колл.сов. князя Семёна Ивановича и княгини Надежды Фёдоровны.
 39. Уварова, Александра Ивановна, дочь артиллерии сержанта Ивана Ильича.
 40. Караулова Елизавета Петровна, дочь надворн.сов. Петра Андреевича.
 41. Молчанова, Александра Николаевна, дочь ст. сов Николая Андреевича.
 42. Кологривова, Анна Сергеевна, дочь полковника Сергея Петровича и Татьяны Григорьевны; была замужем за Богородским предводителем дворянства Николаем Ильичем Мухановым.
 43. Есипова, Анна Васильевна, дочь капитана Василия Дмитриевича и Евдокии Дмитриевны.
 44. Мягкова, Екатерина Васильевна, дочь д.ст.сов. Василия Филипповича.
 45. Апраксина, Елизавета Михайловна — Графиня, дочь графа Михаиля Фёдоровича Апраксина.
 46. Бибикова, Екатерина Юрьевна, дочь генерал-поручика Юрия Богдановича (1743—1812) и Анны Ивановны.
 47. Молчанова, Анна Алекеевна, дочь надворн.сов. Алексея Петровича.
 48. Воеводская, Феврония Григорьевна, дочь отставного ротмистра Смоленской шляхты Григория Даниловича и Февронии Ивановны, рожд. Краевской.
 49. Гейкинг, Наталья Григорьевна, дочь подполковника Григория Гейкинга.
 50. Опочинина, Надежда Александровна (р.1768), дочь флота капитан-лейтенанта Александра Ильича Опочинина.
 51. Нефнева, Агафья Ивановна, дочь квартирмейстера Казанского кирасирского полка Ивана Фёдоровича.
 52. Сухотина, Мария Николаевна, дочь капитана Николая Григорьевича и Анны Никифоровны, рожд. княжны Мещерской.
 53. Павлова, Наталья Васильевна, дочь капитана Василия Васильевича.
 54. Аксёнова, Елизавета Петровна, дочь поручика Архангелогородского карабинерного полка Петра Леонтьевича и Шарлотты Ивановны.
 55. Пузыревская, Наталья Александровна, дочь премьер-майора Александра Николаевича и Татьяны Калистратовны.
 56. Михина, Наталья Алексеевна, дочь надворн.сов. Алексея Ивановича.
 57. Бакунина, Анна Михайловна, дочь д.ст.сов., вице-президента Камер-коллегии Михаила Васильевича и Любови Петровны, рожд. княжны Мышецкой;
 58. Чебышёва, Наталья Александровна, дочь майора Александра Сергеевича и Натальи Фёдоровны.
 59. Рыкачёва, Пелагея Марковна, дочь генерал-майора, потом тайн.сов. Марка Ивановича и Анны Даниловны, рожд. Опочининой.
 60. Энгельгард, Александра Николаевна (?-1848), дочь Могилёвского губернатора, генерал-майора Николая Богдановича и Надежды Петровны, рожд. Бутурлиной; была замужем за военным министром генералом от инфантерии графом Сергеем Кузьмичем Вязмитиновым.
 61. Шишкова, Надежда Михайловна, дочь секунд-майора Михаила Яковлевича.
 62. Похвиснева, Александра Александровна, дочь прапорщика Александра Петровича.
 63. Малыгина, Александра Ивановна, дочь отст. поручика Александра Ефимовича.
 64. Копьева, Елена Александровна, дочь колл.асс. Александра Петровича.
 65. Караулова, Анна Александровна, дочь отст. секунд-майора Александра Семёновича.
 66. Бахметева, Анна Ивановна, дочь тит.сов. Ивана Ивановича (1683—1760).
 67. Лебядникова, Екатерина Максимовна, дочь генерал-кригс комиссара Максима Борисовича.
 68. Хитрово, Екатерина Алексеевна, дочь секунд-майора Алексея Васильевича Хитрово.
 69. Вагнер, Анна Алексеевна, дочь подполковника Алексея Васильевича и Наталии Алексеевны.
 70. фон-Шриппен, Агнеса-Юстина-Каролина Карловна, дочь секунд-майора.
 71. Бегичева, Дарья Фёдоровна, дочь колл.сов. Фёдора Васильевича.
 72. Рубановская, Екатерина Матвеевна, дочь капитана, потом бригадира л.-гв. Измайловского полка Матвея Корнильевича и Анастасии Тимофеевны.
 73. Слатина, Пелагея Акимовна, дочь колл.сов. Акима Афанасьевича.
 74. Долматова, Екатерина Потаповна, дочь премьер-майора Тобольского пехотного полка Потапа Тихоновича.
 75. Батурина, Марья Алексеевна, дочь поручика Алексея Ивановича.
 76. Обрютина, Александра Антоновна, дочь отст. секунд-майора Антона Антоновича и Елизаветы Харитоновны.
 Пансионерки:
 77. Богданова, Анна Ивановна, дочь поручика Ивана Яковлевича и Наталии Сергеевны; окончила с шифром.
 78. Дьячкова, Олимпиада Васильевна, дочь подполковника Василия Васильевича.
 79. Мишукова, Анна Андреевна, дочь отст. майора Андрея Захарьевича.
 80. Черешникова, Варвара Григорьевна, дочь генерал-майора Григория Ивановича.
 81. Черешникова, Александра Григорьевна, сестра предыдущей.
 82. Баронесса фон-Платто, Каролина, дочь майора Венгерского гусарского полка.
 83. Обрескова, Екатерина Алексеевна (1766—1851), дочь д.тайн.сов., известного дипломата при Имп. Екатерине II, посла в Константинополе и сенатора Алексея Михайловича; окончила с шифром и была фрейлиной Ея Величества.
 84. Салтыкова, Мария Александровна, дочь конференц-секретаря Академии Художеств Александра Михайловича и Марии Сергеевны (дочери С. С. Волчкова), (во 2-м браке за генералом П. Б. Пассек.
 85. Салтыкова, Екатерина Александровна, сестра предыдущей; была замужем за Василием Николаевичем Чичериным.
 86. Бем, Евва-Юлиана, дочь колл.асс..
 87. Бем, Евва-Магдалена, сестра предыдущей.

 88. Смирнова, Евгения Сергеевна (в замужестве Долгорукова) (1770—1804) — дочь поручика, убитого Пугачёвым, и Авдотьи Сергеевны, воспитанницы Вел. Княгини Натальи Алексеевны; окончила с шифром; была взята ко двору Вел. Кн. Марии Фёдоровны; в 1787 г. вышла замуж за поэта и писателя, впоследствии Пензенского и Владимирского губернатора, князя Ивана Михайловича Долгорукова (его первая жена).
 89. Маврокордато ??? — гречанка, княгиня из рода Маврокордато; была взята ко двору Её Величества

5-й выпуск, 1788 год 
 1. Ашиткова, Клеопатра Семёновна, дочь ст. сов Семёна Ивановича и Марии Григорьевны, рожд. Бордаковой.
 2. Графиня Апраксина, София Александровна (?-1822), дочь отставного капитана л.-гв. Измайловского полка графа Александра Фёдоровича и гр. Наталии Ивановны, рожд. княжны Одоевской; была замужем за поручиком Иваном Семёновичем Аничковым.
 3. Адамович, Наталия Богдановна, дочь надворн.сов. Богдана Петровича.
 4. Балашова, Прасковья Дмитриевна, дочь ст. сов, впоследствии председателя Гражданской Палаты в Смоленске, обер-прокурора Сената и сенатора Дмитрия Ивановича.
 5. Бибикова, Екатерина Васильевна, дочь полковника Василия Фёдоровича.
 6. Байкова, Екатерина Сергеевна, дочь полковника Сергея Ивановича.
 7. Биркина, Елизавета Фёдоровна, дочь колл.асс. Фёдора Ивановича и Дарьи Борисовны.
 8. Борноволокова, Анастасия Ивановна, дочь артиллерии поручика Ивана Михайловича.
 9. Барыкова, Анна Ивановна, дочь тит.сов. Ивана Алексеевича.
 10. Бегичева, Евдокия Фёдоровна, дочь колл.сов. Фёдора Васильевича.
 11. Княжна Барятинская, Екатерина Сергеевна, дочь поручика князя Сергея Фёдоровича и княгини Марии Александровны, рожд. Хитрово; в 1797 г. вышла замуж за полковника князя Сергея Николаевича Голицына (его 2-я жена).
 12. Княжна Волконская, Анна Алексеевна, дочь отст. прапорщика князя Алексея Степановича и княгини Екатерины Никитичны, рожд. Редкиной.
 13. Волкова, Александра Николаевна, дочь ст. сов Алексея Степановича.
 14. Вырубова, Александра Петровна, дочь отст. ротмистра Петра Петровича.
 15. Волкова, Анна Алексеевна, дочь ст. сов Алексея Степановича.
 16. Княжна Друцкая-Соколинская, Елизавета Александровна (р.1772), дочь отставного гв. капит.-поруч. князя Александра Степановича и княгини Веры Ивановны, рожд. Палибиной; была замужем за Петром Васильевичем Вонлярлярским.
 17. Железная, Екатерина Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Петровича; окончила с шифром.
 18. Измайлова, Анна Алексеевна, дочь секунд-майора Алексея Петровича и Анны Андреевны; окончила с шифром.
 19. Коптева, Евгения Кузьминишна, дочь колл.секр.
 20. Кайгородова, Екатерина Никифоровна, дочь колл.асс..
 21. Голенищева-Кутузова, Любовь Алексеевна, дочь отст. надворн.сов. Алексея Кирьяковича.
 22. Кареева, Надежда Борисовна, дочь артиллерии поручика Бориса Алексеевича.
 23. Киреева, Варвара Александровна, дочь отст. поручика Александра Григорьевича.
 24. Кологривова, Прасковья Семёновна, дочь подпоручика Семёна Ивановича.
 25. Караулова, Елизавета Александровна, дочь отст. секунд-майора Александра Семёновича.
 26. Кикина, Александра Андреевна (р.1770), дочь секунд-майора Андрея Ивановича и Марии Фёдоровны, рожд. Ермоловой.
 27. Лутовинова, Анна Леонтьевна, дочь премьер-майора Леонтия Осиповича и Надежды Николаевны; окончила с шифром.
 28. Лунина, Екатерина Афанасьевна, дочь отст. поручика Афанасия Никифоровича.
 29. Лачинова, Ольга Михайловна, дочь прапорщика л.гв. Семёновского полка Михаила Григорьевича и Марии Сергеевны; окончила с шифром.
 30. Лодыгина, Александра Степановна, дочь ротмистра Степана Петровича.
 31. Ламанова, Елизавета Львовна, дочь капитана Льва Фёдоровича.
 32. Ляпунова, Прасковья Петровна, дочь капитана Петра Николаевича и Прасковьи Никитичны.
 33. Лихарева, Варвара Кононовна, дочь отст. подпоручика Конона Петровича.
 34. Львова, Мария Васильевна, дочь отставного поручика Василия Яковлевича и Аграфены Никитичны.
 35. Маврина, Мария Савишна, дочь полковника Саввы Ивановича; окончила с шифром.
 36. Майкова, Варвара Васильевна, дочь бригадира, писателя Василия Ивановича и Екатерины Васильевны, рожд. Мельгуновой.
 37. Графиня Миних, Екатерина Антоновна, дочь отст. ротмистра л.-гв. Конного полка графа Антона Сергеевича и гр. Веры Николаевны, рожд. Чоглоковой; была замужем за графом д´Оллонвиль.
 38. Графиня Миних, Мария Антоновна, сестра предыдущей; была замужем за бароном Карлом Павловичем Розен.
 39. Немтинова, Елена Дмитриевна, дочь дворянина Дмитрия Андреевича.
 40. Овцына, Екатерина Николаевна, дочь отст. ротмистра Николая Фёдоровича и Анастасии Фёдоровны.
 41. Окулова, Аграфена Матвеевна, дочь обер-провиантмейстера Матвея Герасимовича.
 42. Опочинина, Елизавета Васильевна, дочь секунд-майора Василия Тихоновича и Марии Яковлевны.
 43. Полетика, Анна Ивновна, дочь пограничного доктора Ивана Андреевича и турчанки Ульяны Фёдоровны, до крещения носившей имя Фатьмы; окончила с шифром.
 44. Поповкина, Варвара Кирилловна, дочь колл.сов. Кирилла Ильича.
 45. Перфильева, Елизавета Яковлевна, дочь бригадира Якова Васильевича.
 46. Пусторослева, Мария Александровна, дочь капитана Александра Ивановича.
 47. Рябинина, Александра Михайловна, дочь обер-интенданта Государственной Адмиралтейств-Коллегии Михаила Ильича.
 48. Графиня Стенбок, Сарра Яковлевна, дочь ротмистра л.-гв. Конного полка гр. Якова Фёдоровича и его 2-й жены гр. Екатерины Алексеевны, рожд. Дьяковой; была замужем за полковником Василием Никитичем Куломзиным.
 49. Баронесса Соловьёва, Елизавета Ивановна, дочь полковника Ивана Осиповича; в первом браке была за Потёмкиным, во 2-м — за Борисом Антоновичем Непокойчицким.
 50. Сабурова, Анастасия Егоровна (р.1770), дочь подполковника Егора Яковлевича и Анны Васильевны, рожд. княжны Дуловой.
 51. Сухотина, Анастасия Николаевна (1771—1829), дочь капитана Николая Григорьевича и Анны Никифоровны, рожд. княжны Мещерской.
 52. Турчанинова, Екатерина Петровна, дочь подполковника Смоленского драгунского полка петра Ивановича.
 53. Титова, Мария Петровна, дочь премьер-майора Петра Васильевича и Феодосии Ивановны.
 54. Черкасова, Аграфена Ивановна, дочь подпоручика Ивана Васильевича и Елизаветы Петровны.
 55. Челищева, Мария Алексеевна, дочь ротмистра л.-гв. Конного полка, впоследствии тайн.сов., сенатора Алексея Богдановича и Варвары Ивановны, рожд. графини Гендриковой.
 56. Шалыгина, Варвара Михайловна, дочь полковника.
 57. Княжна Шаховская, Екатерина Леонтьевна, дочь отст. сержанта, князя Леонтия Васильевича.
 58. Шарапова, Вера Дементьевна, дочь секунд-майора Кексгольмского пехотного полка Дементия Ильича.
 59. Якобий, Анна Ивановна, дочь генерал-майора Украинской дивизии Ивана Варфоломеевича.
 60. Языкова, Елизавета Евграфовна (р.1772), дочь прокурора Суздальской провинции, потом д.ст.сов. Евграфа Михайловича и Ольги Ивановны, рожд. Алымовой.
 Пансионерка:
 61. Поздеева, Анна Петровна.

6-й выпуск, 1791 год 
 1. Аленина, Варвара Николаевна (1771—833), дочь отст. полковника Николая Яковлевича и Анны Семёновны, рожд. княжны Волконской.
 2. Апочкина, Ольга Васильевна дочь секунд-майора Василия Тихоновича и Марии Яковлевны.
 3. Ананьевская, Мария Ивановна дочь надворн.сов. Ивана Сергеевича.
 4. Бороздина, Наталья Ивановна, дочь премьер-майора.
 5. Фон-Беринг, Анна Томасовна, дочь колл.асс..
 6. Валуева, Екатерина Петровна (1774—1848), дочь камергера Петра Степановича и Дарьи Александровны, рожд. Кошелевой; была камер-фрейлиной при Императрице Елизавете Алексеевне.
 7. Веригина, Мария Федотовна (1774—1848), дочь генерал-майора Федота Михайловича; была замужем за тайн.сов. Михаилом Ивановичем Донуаровым.
 8. Веригина, Наталья Федотовна (1768—1855), сестра предыдущей; в 1791 г. была пожалована во фрейлины к В.кн. Марии Фёдоровне; была замужем за д.тайн.сов. Сергеем Ивановичем Плещеевым; в 1826 г. была пожалована в статс-дамы и 1851 г. была награждена орденом Св. Екатерины большого креста.
 9. Воейкова, Анна Николаевна, дочь подполковника Николая Леонтьевича.
 10. Княжна Голицына, Варвара Васильевна, дочь гв. капитана Василия Сергеевича и Варвары Петровны, рожд. Бутурлиной.
 11. Княжна Голицына, Аграфена Васильевна, сестра предыдущей.
 12. Дергун, Настасья Андреевна, дочь колл.рег. секретаря Малороссийской Коллегии Андрея Фёдоровича.
 13. Ефимович, Александра Дмитриевна, дочь отст. капитана Дмитрия Денисовича.
 14. Заборовская, Варвара Петровна, дочь поручика Петра Осиповича.
 15. Закревская, Елена Кирилловна, дочь флигель-адъютанта Кирилла Осиповича (племянника гетмана Разумовского); была замужем за ротмистром Василием Николаевичем Романовским.
 16. Исмайлова, Елизавета Алексеевна, дочь майора Алексея Петровича и Анны Андреевны.
 17. Исаева, Прасковья Аврамовна, дочь отст. майора.
 18. Кудрявцева, Филицата Ивановна, дочь артиллерии капитана Ивана Александровича.
 19. Кропотова, Екатерина Петровна, дочь поручика Петра Андреевича.
 20. Карамышева, Екатерина Петровна, дочь отст. гв. прапорщика Петра Фёдоровича и Евдокии Петровны.
 21. Крок, Доротея-Амалия Карловна, дочь надворн.сов. Карла Ивановича.
 22. Лебядникова, Варвара Максимовна, дочь генерал-майора Максима Борисовича и Татьяны Матвеевны.
 23. Литвинова, Юлия Борисовна, дочь отст. ротмистра Бориса Петровича и Анны Ивановны.
 24. Майкова, Александра Васильевна (? — 1830), дочь бригадира, писателя Василия Ивановича и Екатерины Васильевны, рожд. Мельгуновой; окончила с шифром; была замужем за подполковником Андреем Сурниным.
 25. Графиня Миних, Елизавета Антоновна, дочь отст. ротмистра л.-гв. Конного полка графа Антона Сергеевича и гр. Веры Николаевны, рожд. Чоглоковой; была замужем за генерал-лейтенантом Михаилом Дмитриевичем Хрущовым.
 26. Фон-Мертенц, Елизавета Фердинандовна, дочь плац-майора.
 27. Нелидова, Екатерина Ивановна, дочь поручика Ивана Борисовича.
 28. Нелидова, Наталья Ивановна (?-1848), дочь отставного поручика Ивана Дмитриевича и Анны Александровны, рожд. Симоновой.
 29. Назимова, Анастасия Михайловна, дочь надворн.сов., Великолуцкого предводителя дворянства Михаила Фёдоровича и Евдокии Ивановны, рожд. Елагиной.
 30. Назимова, Анна Михайловна, сестра предыдущей.
 31. Новокщенова, Мария Степановна, дочь флота капитана Степана Васильевича и Софии Ивановны.
 32. Очаковская, Елена Михайловна, дочь секунд-майора Михаила Захаровича.
 33. Пишчевич, Анна Семёновна, дочь генерал-майора Семёна Степановича; окончила с шифром.
 34. Пусторослева, Анна Александровна, дочь капитана Александра Ивановича; окончила с шифром.
 35. Подвысоцкая, Анастасия Яковлевна, дочь колл.асс. Якова Яковлевича и Елизаветы Андреевны.
 36. Полетика, Екатерина Ивновна (1772—1842), дочь надворн.сов. доктора Ивана Андреевича и турчанки Ульяны Фёдоровны, до крещения носившей имя Фатьмы; окончила с шифром; была фрейлиной.
 37. Панина, Варвара Ивновна, дочь капитана Ивана Александровича.
 38. Спокойская-Францевич, Олимпиада Степановна, дочь тит.сов. Степана Кирилловича.
 39. Салманова, Степанида Андреевна, дочь секунд-майора; окончила с шифром; была замужем за помещиком Пензенской губернии Кохом.
 40. Сумарокова, Екатерина Платоновна (р.1773), дочь капитана Платона Васильевича и Марии Ивановны, рожд. Бахметовой; окончила с шифром; была замужем за князем Григорием Ивановичем Волконским.
 41. Соколова, Наталья Александровна, дочь колл.асс. Александра Ивановича.
 42. Селиванова, Варвара Павловна (1774—1864), дочь секунд-майора, потом члена земского уездного суда в Зарайске Павла Михайловича и Надежды Николаевны, рожд. Нестеровой; окончила с медалью.
 43. Скоропадская, Евфросинья Яковлевна, дочь майора лейб-кирасирского полка Якова Михайловича и Евфросинии Осиповны, рожд. Закревской, племянницы гетмана графа Разумовского.
 44. Смирнова, Надежда Сергеевна, дочь поручика, убитого Пугачёвым; была замужем за купцом Алфёровым.
 45. Уварова, Федосья Алексеевна, дочь отст. ротмистра Алексея Артамоновича и Александры Васильевны.
 46. Хомутова, Анна Владимировна, дочь ротмистра л.-гв. Конного полка Владимира Васильевича.
 47. Черняева, Юлия Никитишна, дочь тит.сов..
 48. Чоглокова, Мария Александровна, дочь отст. поручика л.гв. Преображенского полка Александра Саввича и Елены Ивановны.
 49. Шагарова, Варвара Ивановна, дочь капитана л.-гв. Измайловского полка Ивана Петровича.
 50. Шагарова, Александра Ивановна, сестра предыдущей.
 Пансионерки:
 51. Рылеева, Елизавета Никитична, дочь генерал-поручика, бывшего СПБ обер-полицмейстера, потом СПБ губернатора, Никиты Ивановича; была фрейлиной Императрицы Марии Фёдоровны.
 52. Княжна Воронецкая, София Андреевна, была фрейлиной Императрицы Марии Фёдоровны потом вышла замуж за Гревеница.
 Суворова, Наталья Александровна, жена графа Н. А. Зубова, дочь фельдмаршала Суворова (В СПИСКАХ ОКОНЧИВШИХ — Императорское воспитательное общество благородных девиц,Н. П. Черепнин Петроград 1915г — НЕ ЗНАЧИТСЯ. Т. Е. МОГЛА УЧИТЬСЯ, НО НЕ ОКОНЧИЛА.

7-й выпуск, 1794 год 
 1. Аленина, Наталья Ивановна, дочь секунд-майора Ивана Михайловича; окончила с шифром.
 2. Аксакова, Мария Николаевна, дочь д.ст.сов. Николая Ивановича.
 3. Албедиль, Елена Алексеевна, дочь поручика Нижегородского пехотного полка.
 4. Баранова, Прасковья Ивановна, дочь поручика Ивана Ивановича и Анны Денисовны.
 5. Биретова, Любовь Ивановна, дочь прапорщика Ивана Ивановича.
 6. Биретова, Глафира Ивановна, сестра предыдущей.
 7. Бешенцова, Екатерина Александровна, дочь секунд-майора Александра Ивановича.
 8. Богаевская, Екатерина Ивановна, дочь колл.асс..
 9. Богаевская, Мария Ивановна, сестра предыдущей; окончила с шифром.
 10. Бибикова, Анна Ивановна.
 11. Веселовская, Анастасия Алексеевна, дочь поручика Алексея Петровича.
 12. Воейкова, Прасковья Николаевна, дочь подполковника Николая Леонтьевича.
 13. Воейкова, Варвара Ивановна, дочь отст. подпоручика Ивана Андреевича.
 14. Горихвостова, Анна Захаровна, дочь тит.сов. Захара Матвеевича.
 15. Дурова, Наталья Симоновна, дочь бригадира; окончила с шифром.
 16. Княжна Долгорукова, Александра Яковлевна, дочь действ.камергера и управляющего Петергофом, князя Якова Петровича и кн. Елизаветы Фёдоровны, рожд. Дубянской; окончила с шифром; была замужем за ст. сов Даниилом Андреевичем Гиршфельдом.
 17. Елчанинова, Анна Алексеевна, дочь полковника Алексея Федотовича.
 18. Ермолаева, Прасковья Егоровна, дочь гв. прапорщика Егора Гавриловича.
 19. Ермолаева, Анна Егоровна, сестра предыдущей.
 20. Ильина, Александра Матвеевна, дочь надворн.сов. Матвея Алексеевича.
 21. Ильина, Анна Матвеевна, сестра предыдущей; окончила с шифром.
 22. Копьева, Ульяна Фёдоровна, дочь отст. поручика Фёдора Петровича.
 23. Фон-Клуген, Елизавета Магнусовна, дочь премьер-майора Кексгольмского пехотного полка.
 24. Кличка, Екатерина Францовна, дочь генерал-поручика Франца Николаевича.
 25. Кудаева, Анна Ивановна, дочь премьер-майора; была взята камер-юнгферой ко двору Вел. Кн. Ольги Павловны.
 26. Лобысевич, Марфа Афанасьевна, дочь отст. полковника, впоследствии д.ст.сов. Афанасия Кирилловича и Екатерины Михайловны, рожд. Губчиц; была замужем за адмиралом Максимом Петровичем Коробкою.
 27. Ляпунова, Анастасия Алексеевна, дочь отст. подпоручика Алексея Николаевича.
 28. Левандовская, Анна Михайловна, дочь обер-секретаря Правительствующего Сената Михаила Петровича.
 29. КняжнаМещерская, Любовь Васильевна, дочь обер-провиантмейстера кн. Василия Никитича.
 30. Княжна Мещерская, София Васильевна, сестра предыдущей.
 31. Набокова, Екатерина Семёновна, дочь колл.асс. Семёна Фёдоровича.
 32. Нестерова, Анна Александровна, дочь поручика Александра Фёдоровича.
 33. Одинцова, Прасковья Ивановна, дочь премьер-майора Ивана Ивановича и Марии Ивановны; впоследствии монахиня.
 34. Овсова, Елизавета Сергеевна, дочь подполковника Сергея Ивановича и Лукерьи Кондратьевны.
 35. Овсова, Мария Сергеевна, сестра предыдущей.
 36. Пишчевич, Надежда Семёновна, дочь генерал-майора Семёна Степановича.
 37. Пишчевич, Варвара Семёновна, сестра предыдущей.
 38. Подвысоцкая, Мария Яковлевна, дочь колл.асс. Якова Яковлевича и Елизаветы Андреевны.
 39. Похвиснева, Елизавета Александровна, дочь прапорщика Александра Петровича и Анны Афанасьевны.
 40. Путятина, Елизавета Петровна, дочь артиллерии капитана Петра Ивановича.
 41. Попова, Мария Михайловна, дочь колл.асс. Михаила Осиповича и Аграфены Васильевны.
 42. Поповкина, Елизавета Кирилловна, дочь колл.сов. Кирилла Ильича и Марфы Никитичны.
 43. Повылошвыйковская, Варвара Ивановна, дочь отст. подпоручика Ивана Андреевича и Марии Григорьевны.
 44. Пересветова, Анна Егоровна, дочь отст. ротмистра Егора Леонтьевича.
 45. Баронесса фон-дер Пален, Марта-Вильгельмина-Доротея Густавовна, дочь отст. подполковника.
 46. Полетика, Ульяна Степановна (р.ок.1776), дочь бунчукового товарища Степана Андреевича и Татьяны, рожд. Свет.
 47. Раковская, Наталья Андреевна, дочь отст. подполковника Андрея Никифоровича; окончила с шифром.
 48. Баронесса фон Розен, Елена Карловна, дочь майора; в 1800—1803 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Обществе.
 49. Соковнина, Надежда Николаевна (?-1815), дочь отст. полковника Николая Васильевича и Марфы Игнатьевны, рожд. Сахаровой.
 50. Слизова, Мария Петровна, дочь галерного флота капитан-лейтенанта.
 51. Тихорская, Наталья Фоминишна, дочь д-ра медицины, надворн.сов. Фомы Трофимовича.
 52. Ушакова, Феодосия Петровна, дочь отст. прапорщика Петра Андреевича.
 53. Фонлярская, Мария Богдановна, дочь отст. вахмистра Богдана Григорьевича.
 54. Харитонова, Наталья Григорьевна.
 55. Чебышёва, Елизавета Николаевна, дочь поручика Николая Ивановича.
 56. Черепанова, Анна Фёдоровна, дочь премьер-майора.
 57. Черняева, Мария Никитична, дочь колл.асс. Никиты Исаевича и Надежды Алексеевны.
 58. Щулепникова, Анна Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Афанасьевича.
 59. Горская, Варвара Александровна.
 60. Салтыкова, Екатерина Александровна, дочь бригадира Александра Васильевича.
 61. Фёдорова, Полина Андреевна, дочь дворянина Владимирской губернии.

8-й выпуск, 1797 год 
 1. Алединская, Наталья Павловна, дочь надворн.сов. Павла Михайловича.
 2. Аксакова, Александра Николаевна, дочь д.тайн.сов., Николая Ивановича; была замужем за князем Петром Платоновичем Мещерским.
 3. Алалыкина, Наталья Александровна, дочь бригадира.
 4. Азанчевская, Александра Александровна, дочь капитан-исправника Александра Михайловича.
 5. Аленина, Елизавета Ивановна, дочь колл.сов. Ивана Михайловича.
 6. Арсеньева, Екатерина Ивановна (18.05.1778 — 22.11.1835), дочь колл.сов. Ивана Даниловича и Марии Матвеевны, рожд. Ханыковой; окончила с шифром; была фрейлиной Высочайшего Двора.

 7. Арсеньева, Евдокия Ивановна, сестра предыдущей; учредительница женской богадельни в Москве.
 8. Аксютина, Анна Степановна, дочь поручика Степана Ларионовича.
 9. Бреверн, София Людвиговна, дочь колл.асс..
 10. Бухарина, Александра Яковлевна (р.1779), дочь советника Государств. Адмиралтейств-Коллегии Якова Ивановича и Евдокии Петровны, рожд. Пущиной.
 11. Бухарина, Анна Яковлевна (р.1780), сестра предыдущей; была замужем за Фёдором Ивановичем Пущиным.
 12. Бантыш-Каменская, Екатерина Николаевна (р.1779), дочь ст. сов, управляющего Московским архивом Мин. Ин. Дел, Николая Николаевича и Марии Ивановны, рожд. Куприяновой.
 13. Барыкова, Феодосия Ивановна, дочь колл.асс. Ивана Алексеевича и Дарья Ивановны.
 14. Графиня де Бальмен, София Антоновна, дочь директора Кадетского корпуса, затем генерал-губернатора Орловского и Курского, графа Антона Богдановича.
 15. Баратынская, Марфа Андреевна, дочь тит.сов. Андрея Васильевича и Евдокии Матвеевны, рожд. Яцыниной.
 16. Фон-Гинцель, Марья Карловна, дочь генерал-поручика Карла Христиановича.
 17. Гербель, Екатерина Густавовна, дочь артиллерии генерал-майора Густава Родионовича.
 18. Голостенова, Агафья Ивановна, дочь секунд-майора.
 19. Баронесса фон Диц, Елизавета Томасовна, дочь бригадира.
 20. Баронесса фон Диц, Марья Томасовна, сестра предыдущей.
 21. Елина, Екатерина Матвеевна, дочь надворн.сов. Матвея Ивановича.
 22. Энгельгард, Надежда Фёдоровна (р.1777), дочь предводителя дворянства Духовщинского уезда Фёдора Ивановича и Анны …., рожд. Бурлянской; была замужем за колл.асс. фон-Клингеном.
 23. Жеребцова, Марья Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Алексеевича.
 24. Зернова, Аграфена Павловна, дочь генерал-аудитор-лейтенанта Павла Михайловича.
 25. Иванова, Степанида Евстигнеевна, дочь ст. сов Евстигнея Мартыновича.
 26. Иванова, Таисия Евстигнеевна, сестра предыдущей.
 27. Кутузова, Агафоклея Петровна, дочь прапорщика Петра Павловича.
 28. Кочетова, Дарья, Николаевна, дочь ст. сов Николая Ивановича.
 29. Ковалёва, Екатерина Петровна, дочь колл.секр Петра Александровича.
 30. Кудаева, Авдотья Ивановна, дочь премьер-майора Ивана Семёновича.
 31. Каховская, Александра Михайловна, дочь генерал-аншефа, впоследствии графа, Михаила Васильевича.
 32. Каховская, Екатерина Михайловна, сестра предыдущей.
 33. Лотарёва, Марья Александровна, дочь отст. подпоручика Александра Михайловича.
 34. Лёвшина, Надежда Васильевна, дочь поручика Василия Алексеевича.
 35. Мацкевич, Анастасия Васильевна, дочь подпоручика Василия Андреевича; окончила с шифром.
 36. Мацкевич, Любовь Гавриловна, дочь отст. секунд-майора Гавриила Андреевича.
 37. Мацнева, Анна Антоновна, дочь колл.сов. Антона Ивановича и Христины Матвеевны.
 38. Муравьёва, Ольга Назаровна (1779—1857), дочь ст. сов, Архангельского губернатора Назария Степановича и Марфы Филипповны, рожд. Казариновой; была замужем за Новгородским помещиком Николаем Андреевичем Набоковым.
 39. Мордвинова, Елизавета Михайловна (06.05.1776-01.02.1802), дочь генерал-поручика Михаила Ивановича и Екатерины Александровны, рожд. Саблуковой; окончила с шифром; была замужем за д.ст.сов. Михаилом Ивановичем Полетикою.
 40. Мордвинова, Екатерина Михайловна, сестра предыдущей.
 41. Марина, Александра Николаевна, дочь ст. сов Николая Алексеевича.
 42. Муромцова, Елизавета Матвеевна, дочь генерал-поручика Матвея Васильевича.
 43. Муромцова, Анна Матвеевна, сестра предыдущей.
 44. Олсуфьева, Варвара Михайловна, дочь ст. сов Михаила Матвеевича.
 45. Протасьева, Александра Петровна, дочь ст. сов Петра Григорьевича.
 46. Пенская, Мария Ивановна, дочь корнета Ивана Андреевича.
 47. Пенская, Прасковья Ивановна, сестра предыдущей.
 48. Повало-Швыйковская, Феврония Семёновна, (р.1784) дочь отст. поручика Семёна Александровича и Софьи Григорьевны, рожд. Воеводской.
 49. Пузыревская, Александра Макаровна, дочь капрала.
 50. Пасынкова, Прасковья Фёдоровна, дочь генерал-майора морской артиллерии, цейхмейстера Фёдора Ивановича.
 51. Плюскова, Наталья Яковлевна (?-1845), дочь колл.асс. Якова Алексеевича; окончила с шифром, была фрейлиной Вел. Кн. Елизаветы Алексеевны, а потом Имп. Марии Феодоровны; была в дружеских отношениях с И. И. Дмитриевым и другими писателями.
 52. Потёмкина, Екатерина Алексеевна (р.1779), дочь унтер-егермейстера генерал-майорского чина Алексея Яковлевича и Анны Богдановны, рожд. княжны Друцкой-Соколинской.
 53. Рамбур, Елена Алексеевна, дочь колл.сов. Алексея Степановича.
 54. Римская-Корсакова, София Николаевна, дочь подпоручика Николая Данииловича.
 55. Баронесса фон-Сакен, Варвара Ерофеевна, дочь премьер-майора, сестра известного впоследствии генерала от кавалерии графа Д. Е. Остен-Сакена.
 56. Сушка, Мартина Леоновна, дочь тит.сов..
 57. Слизова, Екатерина Петровна, дочь флота капитана генерал-майорского чина Петра Борисовича.
 58. Ушакова, Варвара Николаевна, дочь гв.поручика.
 59. Баронесса фон-Узлер, Елизавета Карловна, дочь майора.
 60. Храповицкая, Анастасия Николаевна (р.24.09.1778), дочь надворн.сов. Николая Михайловича и Елены Алексеевны, рожд. Дуниной.
 61. Храпова, Екатерина Парфёновна, дочь подполковника Парфёна Лукича.
 62. Хомякова, Прасковья Афанасьевна, дочь капитана Афанасия Ивановича.
 63. Черепанова, Александра Фёдоровна, дочь премьер-майора; окончила с шифром; была фрейлиной Имп. Марии Феодоровны; в 1798 г. вышла замуж за Генерал-адъютанта и сенатора Абрама Андреевича Баратынского; мать поэта Баратынского.
 64. Чоглокова, Аграфена Александровна, дочь отст. поручика л.гв. Преображенского полка Александра Саввича и Елены Ивановны.
 65. Шмит, Екатерина Христиановна, дочь колл.сов. Христиана Мартыновича.
 66. Фон-Шредер, Амалия Яковлевна, дочь колл.сов. Якова Андреевича.
 67. Шлаттер, Наталия Ивановна, дочь ст. сов Ивана Ивановича и Евдокии Христофоровны.
 68. Шмит, Анна Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Ивановича.

9-й выпуск, 1800 год 
 1. Акиншина, Анна Васильевна, дочь майора Василия Алексеевича.
 2. Антропова, Екатерина Николаевна, дочь ст. сов Николая Никитича.
 3. Апухтина, Глафира Александровна, дочь поручика Александра Андреевича и Настасьи Фёдоровны.
 4. Апухтина, Елизавета Александровна, сестра предыдущей.
 5. Арсеньева, Анастасия Ивановна, дочь колл.сов. Ивана Даниловича.
 6. Астафьева, Александра Филипповна, дочь премьер-майора Филиппа Васильевича.
 7. Белинкова, Мария Никитишна, дочь колл.асс..
 8. Белинкова, Екатерина Никитишна, сестра предыдущей.
 9. Берг, Констанция Ивановна, дочь премьер-майора.
 10. Боголюбова, Анна Гавриловна, дочь колл.сов. Гавриила Семёновича.
 11. Боголюбова, Наталья Гавриловна, сестра предыдущей; окончила с шифром.
 12. Фон-Бретлинг, Елизавета Яковлевна, дочь бригадира Якова Ивановича.
 13. Фон-Бриммер, Анна Астафьевна, дочь секунд-майора Астафия Ивановича.
 14. Бунина, Александра Максимовна, дочь подпоручика Максима Дмитриевича.
 15. Бутузова, Анна Яковлевна, дочь секунд-майора Якова Леонтьевича.
 16. Буцковская, Елизавета Мартыновна, дочь артиллерии полковника.
 17. Бухарина, Елизавета Григорьевна (р.1781), дочь генерал-майора Григория Ивановича и Дарьи Васильевны, рожд. Репьевой (1-я жена его).
 18. Великопольская, Екатерина Николаевна, дочь отст. полковника Николая Львовича.
 19. Беер-фон-Вейсфельд, Анна Фаддеевна, дочь бригадира Фаддея Астафьевича.
 20. Воейкова, Прасковья Васильевна, дочь д.ст.сов., Орловского губернатора, Василия Ивановича и Евдокии Александровны, рожд. княжны Касаткиной-Ростовской; была замужем за М. А. Челищевым.
 21. Воронец, Екатерина Алексеевна (р.1784), дочь колл.асс. Алексея Герасимовича и Евфросиньи Михайловны, рожд. Энгельгардт.
 22. Фон-Гартонг, Елизавета Петровна, дочь поручика Петра Васильевича и Анны Акимовны; окончила с шифром.
 23. Газан, Екатерина Яковлевна, дочь отст. капитана.
 24. Гитербок, Христина Карловна, дочь майора Карла Михайловича; окончила с шифром.
 25. Фон-Гофман, Анна Германовна, дочь майора.
 26. Долинская, Марфа Григорьевна, дочь надворн.сов. Григория Григорьевича.
 27. Елина, Александра Васильевна, дочь премьер-майора.
 28. Энгельгардт, Вера Фёдоровна, дочь секунд-майора, предводителя дворянства Духовщинского уезда Фёдора Ивановича и Анны …., рожд. Бурлянской; была замужем за отст. ротмистром Булацель.
 29. Жегулина, Мария Семёновна, дочь тайн.сов. Семёна Семёновича и Прасковьи Семёновны, рожд. Роговиковой; окончила с шифром.
 30. Жегулина, Евдокия Семёновна, сестра предыдущей; была замужем за генерал-лейтенантом Иваном Захаровичем Ершовым.
 31. Замятнина, Александра Алексеевна, дочь капитана Алексея Ивановича.
 32. Зиновьева, Александра Петровна, дочь прапорщика Петра Семёновича.
 33. Звягина, Варвара Степановна, дочь поручика Степана Матвеевича.
 34. Зуева, Доминика Васильевна, дочь колл.асс. Василия Фёдоровича.
 35. Ильина, Пульхерия Матвеевна, дочь надворн.сов. Матвея Алексеевича.
 36. Казаринова, Варвара Александровна, дочь прапорщика Александра Ивановича.
 37. Каховская, Харитина Борисовна, дочь отст. поручика Бориса Васильевича.
 38. Фон-Киль, Екатерина Ивановна, дочь артиллерии подполковника Ивана Мартыновича.
 39. Козлова, Анна Яковлевна, дочь колл.асс. Якова Ивановича; была замужем за Языковым.
 40. Колумбус, Анна Антоновна, дочь плац-майора Антона Ивановича.
 41. Фон-Клуген, Наталья Максимовна, дочь подполковника.
 42. Кудаева, Мария Ивановна, дочь майора Ивана Семёновича.
 43. Левшина, Евгения Васильевна, дочь поручика Василия Алексеевича и Федосьи Степановны; окончила с шифром.
 44. Литвинова, Варвара Ивановна, дочь отст. секунд-майора.
 45. Лобысевич, Анна Афанасьевна, дочь отст. полковника Афанасия Кирилловича.
 46. Макшеева, Надежда Михайловна, дочь губ.секр. Михаила Алексеевича и Прасковьи Ивановны.
 47. Макшеева, Елизавета Михайловна, сестра предыдущей.
 48. Минина, Марья Евграфовна, дочь майора Евграфа Александровича и Елизаветы Петровны, рожд. Гребенщиковой.
 49. Мономахова, Елизавета Васильевна, дочь отст. поручика Василия Егоровича.
 50. Нефнева, Прасковья Ивановна, дочь колл.асс..
 51. Нефедьева, Александра Ильинична (1782—1857), дочь генерал-поручика Ильи Гаврииловича.
 52. Обухова, Марья Гавриловна, дочь майора.
 53. Обухова, Елена Гавриловна, сестра предыдущей.
 54. Обухова, Александра Петровна, дочь надворн.сов. Петра Ивановича и Варвары Григорьевны.
 55. Палицына, Надежда Петровна, дочь премьер-майора Петра Борисовича.
 56. Пенская, Елена Ивановна, дочь корнета Ивана Андреевича.
 57. Пистолькорс, Любовь Карловна, дочь майора Карла Григорьевича; окончила с шифром.
 58. Пистолькорс, Александра Карловна, сестра предыдущей.
 59. Графиня Потоцкая, Октавия Станиславовна, дочь генерал-аншефа.
 60. Пальменбах, София Евстафьевна, дочь полковника Евстафия Ивановича и Елизаветы Александровны, рожд. баронессы Черкасовой, впоследствии начальницы Имп. Воспит. Общ.; окончила с шифром; была фрейлиной Ея Величества; была замужем за д.тайн.сов., сенатором Павлом Львовичем Батюшковым, дядей поэта.
 61. Пальменбах, Александра Евстафьевна, сестра предыдущей; окончила с шифром; была замужем за д.тайн.сов., сенатором, бароном Андреем Яковлевичем Бюлером.
 62. Путятина, Наталья Петровна (р.1779), дочь ст. сов Петра Ивановича и Варвары Семёновны, рожд. Качаловой.
 63. Рагозина, Елизавета Дмитриевна, дочь гв. прапорщика Дмитрия Николаевича и Анны Николаевны.
 64. Фон-Рек, Екатерина Ивановна, дочь генерал-поручика Ивана Григорьевича.
 65. Фон-Рек, Дарья Ивановна, сестра предыдущей.
 66. Сапожникова, Марья Тимофеевна, дочь колл.асс. Тимофея Ефимовича и Прасковьи Ивановны.
 67. Сиверс, Елизавета Лаврентьевна (р. 1782), дочь д.ст.сов., члена Новгородской палаты уголовного суда, позднее директора Боровицких водяных сообщений, Лаврентия Эбергардовича и жены его, рожд. бар. Ведель; была замужем за фон-Кампфом.
 68. Сизова, Анна Петровна, дочь капитан-лейтенанта.
 69. Сыробоярская, Авдотья Сергеевна, дочь отст. прапорщика Сергея Алексеевича.
 70. Смагина, Любовь Тихоновна, дочь ст.сов. Тихона Афанасьевича.
 71. Степанова, Мария Фёдоровна, дочь надворн.сов. Фёдора Денисьевича и Варвары Филипповны.
 72. Стойкина, Глафира Степановна, дочь надворн.сов. Степана Дмитриевича и Надежды Васильевны.
 73. Суковкина, Наталья Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Алексеевича.
 74. Суковкина, Анастасия Ивановна, сестра предыдущей.
 75. Тереховская, Анна Мартыновна, дочь профессора, надворн.сов. Мартына Матвеевича и Варвары Владимировны.
 76. Баронесса Тонус, Екатерина, дочь полковника.
 77. Туловская, Анна Осиповна, дочь Белорусского шляхтича Осипа Петровича.
 78. Княжна Туркестанова, Александра Васильевна (р. 15.02.1781), дочь директора Экономии Смоленского Наместничества, князя Василия Борисовича и княгини Евфимии Алексеевны, рожд. Дуниной (смолянки 1-го выпуска); в 1806 г. вышла замуж за гв. поручика Матвея Антоновича Храповицкого.
 79. Княжна Туркестанова, Елизавета Васильевна (1783—1842), сестра предыдущей; в 1803 г. вышла замуж за полковника Ивана Яковлевича Потёмкина.
 80. Тухачевская, Наталья Сергеевна, дочь колл.асс., Верхнеломовского городничего, Сергея Семёновича.
 81. Тухачевская, Пелагея Сергеевна, сестра предыдущей
 82. Княжна Урусова, Дарья Никитична, дочь тайн.сов. князя Никиты Сергеевича.
 83. Княжна Урусова, Наталья Никитична, сестра предыдущей.
 84. Флейшер, Наталья Кондратовна, дочь колл.асс. Кондрата Самойловича.
 85. Филатьева, Мария Мартыновна, дочь Смоленского купца.
 86. Филатьева, Мария Мартыновна, сестра предыдущей.
 87. Филатьева, Анна Мартыновна, сестра предыдущей.
 88. Харитонова, Мария Григорьевна, дочь артиллерии майора.
 89. Харитонова, Глафира Григорьевна, сестра предыдущей; окончила с шифром; была классной дамой и инспектрисой в Имп. Воспит. Общ.; была замужем за Брозиным.
 90. Харитонова, Ольга Григорьевна, сестра предыдущей.
 91. Хрипунова, Мария Козьминична, дочь надворн.сов. Козьмы Фёдоровича; 1801—1810 г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ.;
 92. Цвилева, Елизавета Степановна, дочь колл.асс. Степана Лукича.
 93. Цвилева, Мария Степановна, сестра предыдущей.
 94. Шерыгина, Елизавета Михайловна, дочь прапорщика Михаила Васильевича.
 95. Шмит, Мария Христиановна, дочь колл.сов. Христиана Мартыновича.
 96. Штебер, Екатерина Петровна, дочь подполковника Петра Ивановича.
 97. Штевенг, Каролина Петровна, дочь надворн.сов..

10-й выпуск, 1803 год 
 1. Амантова, Мария Мартыновна, дочь колл.секр Мартына Афанасьевича.
 2. Ахшарумова, Зиновия Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Вениаминовича и Елены Михайловны, рожд. Бартошевич (в перв. Браке была за Ант. Ант. Пашкевичем).
 3. Графиня де-Бальмен, Мария Антоновна, дочь генерал-поручика графа Антона Богдановича.
 4. Беклемишева, Прасковья Ивановна, дочь отст. гв. прапорщика Ивана Алексеевича.
 5. Берг, Евгения Петровна, дочь артиллерии майора Петра Филипповича.
 6. Баронесса Бюлова, Софья Егоровна, дочь флота лейтенанта.
 7. Битяговская, Елизавета Петровна, дочь капитана Петра Кондратьевича.
 8. Бишова, Мария Петровна, дочь артиллерии поручика Петра Ивановича.
 9. Борзова, Анна Михайловна, дочь губ.секр. Михаила Григорьевича.
 10. Буксгевден, Екатерина Филипповна (1783—1856), дочь майора; была замужем за Иваном Михайловичем Татариновым; известная сектантка.
 11. Буславская, Авдотья Васильевна, дочь подпоручика Василия Андреевича и Татьяны Яковлевны.
 12. Враская, Анна Петровна, дочь колл.асс. Петра Ивановича.
 13. Враская, Наталья Петровна, сестра предыдущей.
 14. Волкова, Елизавета Александровна, дочь д.ст.сов. Александра Андреевича; окончила с шифром.
 15. Гарижская, Анна Гавриловна, дочь тит.сов. Гавриила Васильевича.
 16. Гейкинг, Александра Фёдоровна, дочь майора.
 17. Гейкинг, Наталья Фёдоровна, сестра предыдущей.
 18. Готшейт, Мария Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Григорьевича.
 19. Гронау, Елизавета Александровна, дочь артиллерии капитана.
 20. Денисьева, Мария Матвеевна, дочь капитана Матвея Сидоровича.
 21. Долгово-Сабурова, Мария Ивановна, дочь капитана.
 22. Екимова, Прасковья Алексеевна, дочь отставного подпоручика Алексея Семёновича.
 23. Кабанова, Наталья Фёдоровна, дочь прапорщика Фёдора Ивановича.
 24. Камарашева, Елена Ильинична, дочь капитана Ильи Антоновича.
 25. Кастюрина, Мария Александровна, дочь секунд-майора Александра Ивановича.
 26. Ковалёва, Мария Петровна, дочь колл.секр Петра Александровича.
 27. Княжна Козловская, Елизавета Николаевна, дочь подполковника князя Николая Михайловича.
 28. Колокольцова, Любовь Ивановна, дочь капитан-лейтенанта.
 29. Криштофович, Варвара Осиповна, дочь тит.сов. Осипа Константиновича.
 30. Крюковская, Варвара Васильевна, дочь колл.сов. Василия Ивановича.
 31. Лаптева, Екатерина Петровна, дочь отст. прапорщика Петра Андреевича.
 32. Лундышева, Дарья Дмитриевна, дочь тит.сов. Дмитрия Ивановича.
 33. Мазырина, Надежда Антиповна, дочь прапорщика Антипа Петровича.
 34. Мартынова, Мария Фёдоровна, дочь надворн.сов. Фёдора Михайловича.
 35. Мартынова, Серафима Фёдоровна, сестра предыдущей.
 36. Мацова, Вера Дмитриевна, дочь майора.
 37. Михайлова, Мария Ивановна, дочь полковника Ивана Ивановича.
 38. Наумова, Александра Егоровна, дочь генерал-контролёра Егора Александровича.
 39. Обрезкова, Мария Александровна, дочь генерала от кавалерии, Выборгского губернатора Александра Васильевича и Анны Фёдоровны, рожд. Ермоловой; была замужем за шт.-капитаном Пановым.
 40. Нечуя-Каховская, Анастасия Алексеевна, дочь секунд-майора, Астраханского вице-губернатора Алексея Васильевича и Евфросиньи Семёновны; окончила с шифром; была классной дамой, потом инспектрисой в Имп. Воспит. Общ..
 41. Нечуя-Каховская, Анна Алексеевна, сестра предыдущей.
 42. Овсова, Анна Сергеевна, дочь подполковника Сергея Ивановича.
 43. Ожегович-Девинарц, Мария Степановна, дочь надворн.сов..
 44. Ожегович-Девинарц, Александра Степановна, сестра предыдущей.
 45. Петровская, Варвара Антоновна, дочь тит.сов..
 46. Пипер, Анастасия Петровна, дочь полковн. Петра Ивановича; окончила с шифром; в 1803—1812 г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 47. Повало-Швыйковская, Мария Яковлевна, дочь тит.сов. Якова Ивановича.
 48. Повало-Швыйковская, Александра Семёновна (р.1790), дочь отст. поручика Семёна Александровича и Софьи Григорьевны, рожд. Воеводской.
 49. Полонская, Елизавета Григорьевна, дочь колл.асс. Григория Николаевича.
 50. Радожицкая, Прасковья Тимофеевна, дочь колл.асс. Тимофея Ивановича; окончила с шифром.
 51. Рамбур, Александра Алексеевна, дочь надворн.сов. Алексея Степановича.
 52. Реан, Анна Карловна, дочь инженер-генерал-майора Карла Ивановича.
 53. Фон-Рек, София Ивановна, дочь генерал-майора Ивана Григорьевича.
 54. Фон-Рек, Сусанна Ивановна, сестра предыдущей.
 55. Рылеева, Мария Николаевна, дочь надворн.сов.; в 1803—1808 г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 56. Рылеева, Ольга Николаевна, сестра предыдущей.
 57. Румянцова, Мария Александровна, дочь морской артиллерии лейтенанта.
 58. Сазонова, Наталья Васильевна, дочь надворн.сов. Василия Ивановича и Татьяны Фёдоровны.
 59. Северикова, Мария Константиновна, дочь обер-провиянтмейстера Константина Максимовича.
 60. Седлецкая, Александра Аполлоновна, дочь подпоручика Аполлона Михайловича.
 61. Семанж, Мария Васильевна, дочь артиллерии подполковника Василия Ивановича.
 62. Сотникова, Екатерина Ивановна, дочь прапорщика Ивана Петровича и Акулины Андрияновны.
 63. Скачкова, Анна Ивановна, дочь отставн. полковника.
 64. Станкевич, Федосья Епафродитовна, дочь колл.асс. Епафродита Ивановича и Марфы Ивановны, рожд. Нащокиной; окончила с шифром; была замужем за Николаем Александровичем Алалыкиным.
 65. Сутгоф, Анна-Екатерина, дочь советника Коллегии Иностранных Дел.
 66. Таптыкова, София Николаевна, дочь надворн.сов. Николая Михайловича.
 67. Тауберт, Доротея Петровна, дочь премьер-майора.
 68. Тауберт, София Петровна, сестра предыдущей.
 69. Тимлер, Анна Петровна, дочь генерал-майора Петра Ивановича Тимлера, жена (с 15 января 1809) капитана Н. Шишина.
 70. Тимлер, Екатерина Петровна, сестра предыдущей.
 71. Тихорская, София Фоминишна, дочь колл.сов. Фомы Трофимовича; окончила с шифром.
 72. Токарева, Надежда Алексеевна, дочь колл.сов. Алексея Карповича.
 73. Княжна Туркестанова, Прасковья Васильевна (26.10.1784-20.04.1844), дочь директора Экономии Смоленского Наместничества, князя Василия Борисовича и княгини Евфимии Алексеевны, рожд. Дуниной (смолянки 1-го выпуска).
 74. Баронесса Узлер, Мария Карловна, дочь майора.
 75. Фон-Фоларт, Кристина Людвиговна, дочь капитана.
 76. Флейшер, Екатерина Кондратовна, дочь колл.асс. Кондратия Самойловича.
 77. Ханыкова, Анна Дмитриевна, дочь майора Дмитрия Николаевича.
 78. Хрипунова, Александра Козьминична, дочь надворн.сов.; была замужем за Олонкиным.
 79. Чирикова, Вера Афанасьевна, дочь д.ст.сов. Афанасия Ивановича.
 80. Чоглокова, Вера Николаевна, дочь майора.
 81. Княжна Шелешпанская, Варвара Петровна, дочь секунд-майора Петра Сергеевича.
 82. Шефлер, Шарлота Ивановна, дочь секунд-майора Ивана Ивановича.
 83. Шильт, Наталия Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Ивановича; окончила с шифром.
 84. Шлихтен, Екатерина, дочь капитана.
 85. Штренге, Наталия Андреевна, дочь надворн.сов., д-ра медицины; окончила с шифром.
 86. Шупинская, Елизавета Андреевна, дочь секунд-майора Андрея Михайловича.
 87. Ярославова, Ирина Николаевна, дочь секунд-майора Николая Александровича.
 88. Ярославова, Елизавета Николаевна, сестра предыдущей.
 89. Боровская, Надежда Яковлевна, дочь надворн.сов. Якова Ивановича.
 90. Дитмар, Екатерина Егоровна, дочь майора Егора Ивановича.
 91. Евреинова, Елизавета Мелентьевна, дочь поручика Мелентия Сергеевича.
 92. Искус-Гронская, Ольга Васильевна, дочь колл.асс. Василия Ивановича.
 93. Калиновская, Варвара Ивановна, дочь ст. сов Ивана Захарьевича; окончила с шифром; в 1808—1813 г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ.;
 94. Минут, Шарлота Ивановна, дочь штаб-лекаря.
 95. Морская, Прасковья Фёдоровна, дочь надворн.сов..
 96. Подгурская, Анна Герасимовна, дочь майора Герасима Никитича.
 97. Полубояринова, Варвара Максимовна, дочь надворн.сов. Максима Козьмича.
 98. Протасова, Елена Аврамовна, дочь надворн.сов. Аврама Семёновича.
 99. Рикорд, Анна Ивановна, дочь отст. полковника Ивана Ивановича.
 100. Смирнова, Мария Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Кирилловича.
 101. Худолеева, Авдотья Ивановна, дочь подпоручика Ивана Семёновича.
 Пансионерки:
 102. Радожицкая, Ольга Тимофеевна.
 103. Степанова, Елена Дмитриевна.
 104. Степанова, Екатерина Дмитриевна.
 105. Маркиза де Траверсе, Клара Ивановна, дочь маркиза Ивана Ивановича, бывшего адмиралом и морским министром; была замужем 1-м браком за Леонтовичем, 2-м за Розановым и 3-м за Тизенгаузеном.
 106. Черникова, Александра Васильевна.
 107. Портнова, Екатерина Михайловна, окончила с шифром.
 108. Графиня Воронцова, Прасковья Артемьевна (1786—1842), дочь д.тайн.сов., сенатора графа Артемия Ивановича и гр. Прасковьи Фёдоровны, рожд. Квашниной-Самариной; окончила с шифром; была замужем за Тамбовским помещиком колл.сов. Александром Ульяновичем Тимофеевым.

11-й выпуск, 1806 год 
 1. Авдеева, Глафира Николаевна, дочь отст. капитана Николая Петровича.
 2. Аплечеева, Александра Фёдоровна, дочь флота капитана.
 3. Андреева, Елизавета Андреевна, дочь колл.секр Андрея Никитича.
 4. Анненкова, Александра Петровна, дочь поручика Петра Ивановича.
 5. Берхман, Анна Ивановна, дочь генерал-майора Ивана Фёдоровича.
 6. Беренс, Сарра Соломоновна, дочь майора Соломона Яковлевича.
 7. Бачманова, Александра Андреевна, дочь флота капитана бригадирского ранга.
 8. Графиня Боассезон, Ефрозина, дочь генерал-майора.
 9. Борщова, Надежда Сергеевна (р. 1790), дочь Генерал-кригс-комиссара Сергея Семёновича.
 10. Богаевская, Елена Ивановна, дочь ст. сов Ивана Ивановича; окончила с шифром.
 11. Богаевская, Наталья Ивановна, сестра предыдущей.
 12. Бишова, Наталья Петровна, дочь артиллерии поручика Петра Ивановича.
 13. Буславская, Вера Васильевна, дочь поручика Василия Андреевича и Татьяны Яковлевны.
 14. Бурнашева, Вера Михайловна, дочь дворянина Новгородск. губ. Михаила Ефимовича.
 15. Бухвостова, София Яковлевна, дочь гв. ост. Капитана Якова Петровича; окончила с шифром.
 16. Княжна де Брольи-Ревель, Александра-Симплиция (06.01.1787 — 16.03.1824), дочь князя Августа-Виктора и княгини Луизы, рожд. де ля Брусс де Вертейляк; окончила с шифром; была замужем за бароном Павлом Андреевичем Николаи, посланником в Копенгагене.
 17. Княжна Вадбольская, Софья Михайловна, дочь полковника князя Михаила Михаиловича.
 18. Княжна Вадбольская, Авдотья Михайловна, сестра предыдущей.
 19. Великопольская, Елизавета Николаевна, дочь отст. полковника Николая Львовича.
 20. Верховская, Марья Ларионовна, дочь тит.сов. Лариона Васильевича.
 21. Вильк, Шарлота Христиановна, дочь надворн.сов. Христиана Ивановича.
 22. Воронцова, Александра Алексеевна, дочь колл.асс. Алексея Герасимовича.
 23. Вульф, Екатерина Григорьевна, дочь майора Григория Петровича.
 24. Княжна Вадбольская, Анна Михайловна, дочь поручика князя Михаила Ивановича.
 25. Валуева, Прасковья Петровна (?-1859), дочь д.тайн.сов. Петра Семёновича и Дрьи Александровны, рожд. Кошелевой; с 1819 г. была замужем за полковником Николаем Ивановичем Аксаковым (его 2-я жена).
 26. Валуева, Елизавета Алексеевна, дочь ст. сов Алексея Степановича и Марии Петровны, рожд. Ломаковой.
 27. Вепрейская, Анна Васильевна, дочь поручика Василия Васильевича.
 28. Волоцкая, Ксения Алексеевна, дочь артиллерии штык-юнкера Алексея Сергеевича.
 29. Вонлярлярская, Александра Наркисовна, дочь надворн.сов. Наркиса Николаевича.
 30. Гаврикова, Евфимия Васильевна, дочь колл.сов. Василия Васильевича.
 31. Фон-Ганскау, Маргарита, дочь Курляндского дворянина.
 32. Горчакова, Варвара Николаевна, дочь бригадира Николая Ивановича.
 33. Денисьева, Анна Дмитриевна, дочь отст. гв. прапорщика Дмитрия Александровича; окончила с шифром; была классной дамой и инспектрисой в Имп. Воспит. Общ..
 34. Денисьева, Александра Дмитриевна, сестра предыдущей.
 35. Дьяконова, Прасковья Алексевна, дочь военного советника Алексея Семёновича; окончила с шифром.
 36. Дитмар, Анна Егоровна, дочь майора Егора Ивановича.
 37. Дитмар, Екатерина Леонтьевна, дочь колл.сов.; окончила с шифром.
 38. Елагина, Мария Алексеевна, дочь майора.
 39. Елагина, Мария Васильевна, дочь надворн.сов. Василия Ивановича.
 40. Ельцына, Фёкла Прокофьевна, дочь ст. сов Прокофия Яковлевича.
 41. Ельцына, Наталья Прокофьевна, сестра предыдущей.
 42. Ермолаева, Евдокия Ивановна, дочь подпоручика.
 43. Жеглова, Александра Фёдоровна, дочь прапорщика Фёдора Борисовича.
 44. Журавская, Екатерина Ивановна, дочь капитана Ивана Ивановича.
 45. Журавская, Ольга Ивановна, сестра предыдущей.
 46. Заремба, Анна Николаеввна, дочь квартального поручика.
 47. Иванова, Анна Петровна, дочь колл.асс. Петра Ивановича.
 48. Игнатьева, Екатерина Афанасьевна, дочь бригадира.
 49. Инглис, Дарья, Александровна, дочь майора.
 50. Козлянинова, Анна Петровна, дочь колл.сов. Петра Ивановича.
 51. Карачинская, Варвара Васильевна, дочь колл.сов. Василия Яковлевича.
 52. Карачинская, Елизавета Васильевна, сестра предыдущей.
 53. Кологривова, София Ивановна, дочь майора Ивана Сергеевича; была замужем за Филатьевым.
 54. Колесова, Елизавета Ивановна, дочь подполк. Ивана Львовича.
 55. Колесова, Варвара Ивановна, сестра предыдущей.
 56. Клибер, Екатерина Андреевна, дочь придворного штаб-лекаря, надворн.сов..
 57. Фон-Клуген, Наталья Максимовна, дочь подполковника.
 58. Квашнна-Самарина, Анна Степановна, дочь ротмистра Степана Яковлевича.
 59. Калиновская, Татьяна Ивановна, дочь ст. сов Ивана Захарьевича; в 1808—188 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 60. Куницкая, Александра Антоновна, дочь отст. прапорщика Антона Борисовича.
 61. Костяевская, Анастасия Гавриловна, дочь подпоручика Гавриила Никитича; окончила с шифром.
 62. Калмычка, Мария Петровна.
 63. Лизакевич, Александра Павловна, дочь бригадира; была замужем за надворн.сов. Петром Зайцевым.
 64. Лундышева, Прасковья Дмитриевна, дочь колл.сов. Дмитрия Ивановича.
 65. Лялина, Любовь Потаповна, дочь вице-адмирала Потапа Петровича.
 66. Лесли, Глафира Доримедонтовна, дочь поручика Доримедонта Николаевича.
 67. Мазырина, Феоктиста Антиповна, дочь тит.сов. Антипа Петровича.
 68. Малышева, Александра Захаровна, дочь отст. поручика Захара Яковлевича и Пелагеи Ивановны.
 69. Манзей, Мария Лонгиновна, дочь ст. сов Лонгина Михайловича.
 70. Мантурова, Евдокия Фёдоровна, дочь надворн.сов. Фёдора Ивановича.
 71. Мосолова, Анна Николаевна, дочь вице-адмирала.
 72. Княжна Мышецкая, Екатерина Михайловна, дочь поручика князя Михаила Григорьевича.
 73. Де-Массуер, Анна, дочь польской службы майора.
 74. Де-Массуер, Франциска, сестра предыдущей.
 75. Де-Массуер, Луиза, сестра предыдущей.
 76. Николаева, София Юрьевна, дочь отст. гв. прапорщика Юрия Алексеевича и Варвары Севастьяновны.
 77. Княжна Несвицкая, Варвара Дмитриевна (р.1786), дочь бригадира князя Дмитрия Михайловича и княгини Марии Ильиничны.
 78. Княжна Несвицкая, Екатерина Дмитриевна, сестра предыдущей.
 79. Обрезкова, Мария Александровна, дочь генерала от кавалерии, Выборгского губернатора Александра Васильевича и Анны Фёдоровны, рожд. Ермоловой; была замужем за Никитою Николаевичем Шеншиным.
 80. Осипова, Екатерина Николаевна, дочь колл.асс. Николая Ивановича и Анны Сергеевны.
 81. Обернибесова, Устинья Андреевна, дочь прапорщика Андрея Терентьевича.
 82. Окунева, Варвара Семёновна, дочь генерал-майора Семёна Гаврииловича; была замужем за князем Александром Александровичем Черкасским (мать известного публициста князя В. А. Черкасского).
 83. Огарева, Анастасия Сергеевна (р.1790), дочь отст. гв. подпоручика Сергея Алексеевича.
 84. Оскерко, Елена Ксавериевна, дочь польского генерала.
 85. Охлестышева, Надежда Фёдоровна, дочь д.ст.сов. Фёдора Михайловича.
 86. Полонская, Анна Андреевна, дочь майора Андрея Ивановича и Надежды Александровны; окончила с шифром.
 87. Путимцова, Федосья Тимофеевна, дочь колл.сов. Тимофея Андреевича.
 88. Путята, Елизавета Петровна, дочь отст. ротмистра Петра Ивановича.
 89. Пушкина, Екатерина Юрьевна (1788—1842), дочь подполковника Юрия Алексеевича и Надежды Герасимовны, рожд. Рахманиновой.
 90. Потапова, Софья Николаевна, дочь тайн.сов. Николая Алексеевича.
 91. Пущина, Аграфена Николаевна, дочь майора Николая Фёдоровича.
 92. Протасова, Настасья Аврамовна, дочь надворн.сов. Аврама Семёновича.
 93. Рошток, Екатерина Андреевна, дочь надворн.сов. Андрея Фёдоровича.
 94. Рыбина, Екатерина Андреевна, дочь надворн.сов. Андрея Петровича.
 95. Рачинская, Екатерина Михайловна, дочь колл.асс. Михаила Самойловича.
 96. Рыкачева, Екатерина Степановна, дочь надворн.сов. Степана Васильевича.
 97. Рындина, Варвара Кирилловна, дочь тайн.сов. Кирилла Степановича; окончила с шифром.
 98. Семанж, Анна Васильевна, дочь подполковника.
 99. Сикстель, Марья Христиановна, дочь майора.
 100. Сикстель, Елена Христиановна, сестра предыдущей.
 101. Скачкова, Марья Ивановна, дочь д.ст.сов..
 102. Стойкина, Анна Степановна, дочь надворн.сов. Степана Дмитриевича.
 103. Стойкина, Екатерина Степановна, сестра предыдущей.
 104. Стойкина, Софья Степановна, сестра предыдущей.
 105. Суханова, Вера Козьминична, дочь майора Козьмы Фёдоровича.
 106. Селиванова, Настасья Алексеевна, дочь капитана Алексея Васильевича.
 107. Смирнова, Александра Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Кирилловича.
 108. Стемповская, Розалия, дочь польского шляхтича.
 109. Старошершавина, Екатерина Ивановна, дочь колл.сов..
 110. Скрипицына, Татьяна Ульяновна, дочь дворянина Новгородск. губ. Ульяна Фёдоровича.
 111. Скрипицына, Надежда Степановна, дочь поручика Степана Степановича.
 112. Графиня Толстая, Вера Ивановна, дочь бригадира и Кологривского уездного предводителя дворянства графа Ивана Андреевича и графини Анны Феодоровны, рожд. Майковой; была замужем за шт.-ротмистром Семёном Антоновичем Хлюстиным, сестра Толстого-Американца.
 113. Графиня Толстая, Екатерина Ивановна, сестра предыдущей; была замужем за гв.капитаном Шупинским, сестра Толстого-Американца.
 114. Княжна Туркестанова, Авдотья Васильевна (р. 1787), дочь колл.сов. и директора Экономии Смоленского Наместничества, князя Василия Борисовича и княгини Евфимии Алексеевны, рожд. Дуниной (смолянки 1-го выпуска); была замужем за Василием Яковлевичем Порошиным.
 115. Титова, Вера Васильевна, дочь отст. полковника Василия Васильевича.
 116. Фон-Тизенгаузен, Ульяна Карловна, дочь тит.сов..
 117. Тибенкова, Екатерина Петровна, дочь отст. поручика Петра Павловича.
 118. Тибенкова, Федосья Петровна, сестра предыдущей.
 119. Княжна Урусова, Елизавета Никитична, дочь тайн.сов. князя Никиты Сергеевича.
 120. Философова, Евгения Николаевна, дочь колл.асс. Николая Дмитриевича.
 121. Фон-Фоларт, Елизавета Людвиговна, дочь колл.асс..
 122. Хвостова, Прасковья Николаевна (р. 1788), дочь артиллерии капитана Николая Петровича и Надежды Ивановны, рожд. Шишковой.
 123. Чашникова, Екатерина Александровна, дочь надворн.сов. Александра Ивановича.
 124. Черкесова, Екатерина Павловна, дочь капитана Павла Ивановича.
 125. Чихачева, Прасковья Николаевна, дочь д.ст.сов. Николая Матвеевича; окончила с шифром.
 126. Чихачева, Екатерина Васильевна, дочь отст. гв. прапорщика Василия Яковлевича.
 127. Шкот, Софья Андреевна, дочь генерал-майора Андрея Андреевича и Сарры Яковлевны.
 128. Шмит, Елена Ивановна, дочь надворн.сов..
 129. Шишкина, Мария Павловна, дочь отст. гв. прапорщика Павла Алексеевича.
 130. Баронесса Шлиппенбах, Александра Антоновна, дочь надворн.сов. барона Антона Ивановича.
 131. Якимовская, Мария Ивановна, дочь малороссийского возного Ивана Спиридоновича.
 132. Шредер, Анна Еремеевна, дочь колл.асс. Еремея Фёдоровича.
 133. Мусина-Пушкина, Мария Ивановна, дочь отст. генерал-майора Ивана Алексеевича и Марии Александровны, рожд. княжны Дадиани, внучка А. И. Мусина-Пушкина, издавшего «Слово о полку Игореве».

12-й выпуск, 1809 год 
 1. Аргамакова, Александра Андреевна, дочь майора Андрея Кондратьевича и Екатерины Григорьевны, рожд. Бордаковой.
 2. Арсеньева, Анна Васильевна (1792 — 14.01.1832), дочь отст. бригадира, Московского губернского предводителя дворянства Василия Дмитриевича и Евдокии Александровны, рожд. Соймоновой.
 3. Ахматова, Мария Исааковна, дочь майора Исаака Антиповича.
 4. Ахлестышева, Варвара Фёдоровна, дочь ст. сов Фёдора Михайловича.
 5. Ахте, Анна Ивановна.
 6. Бакаева, Наталья Ивановна, дочь майора Ивана Михайловича; окончила с шифром.
 7. Берхман, Ульяна Ивановна, дочь генерал-майора Ивана Фёдоровича.
 8. Бедрицкая, Наталья Ивановна, дочь капитана Ивана Андреевича.
 9. Беклешова, Екатерина Сергеевна, дочь генерал-лейтенанта Сергея Андреевича и Екатерины Ивановны, рожд. Осокиной; была замужем за надворн.сов. Брылкиным.
 10. Принцесса Бирон, Луиза Карловна (р. 1793), дочь младшего сына Бирона, принца Карла-Эрнеста Курляндского и жены его, рожд княжны Понинской; окончила с шифром; была фрейлиной Их Величеств; была замужем за обер-шенком графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (2-я его жена).
 11. Принцесса Бирон, Екатерина Карловна, сестра предыдущей; была фрейлиной Их Величеств; была замужем за обер-шенком графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (1-я его жена).
 12. Баронесса Де Боде, Клементина Карловна; окончила с шифром.
 13. Бооль, Доротея Ивановна, дочь генерал-лейтенанта Ивана Карловича.
 14. Бошняк, Анна Карловна, дочь майора Карла Ивановича и Надежды Александровны.
 15. Брылкина, Анна Михайловна, дочь колл.сов. Михаила Никитича.
 16. Бухарина, Евдокия Николаевна, дочь майора Николая Фадеевича и Анны Михайловны.
 17. Быкова, Варвара Васильевна, дочь майора Василия Михайловича.
 18. Валуева, Наталья Дмитриевна, дочь надворн.сов. Дмитрия Михайловича.
 19. Васильева, Александра Николаевна, дочь надворн.сов. Николая Осиповича.
 20. Васкова, Мария Ивановна, дочь д.ст.сов. Ивана Кузьмича и Анны Ивановны, рожд. Ламб.
 21. Вишневецкая, Прасковья Константиновна, дочь майора Константина Алексеевича.
 22. Воеводская, Мария Иосифовна, дочь капитана Иосифа Яковлевича.
 23. Волкова, Александра Петровна, дочь надворн.сов. Петра Васильевича.
 24. Вындомская, Вера Петровна (? — 1868), дочь ст. сов Петра Фёдоровича.
 25. Гамалей, Анна Петровна, дочь ротмистра Петра Николаевича и Анны Ивановны, рожд. Покорской-Жоравко; была замужем за капитаном Павлом Васильевичем Беловым.
 26. Глинка, Софья Андреевна (р. 1787), дочь гв. подпоручика Андрея Ильича; была замужем за Петром Степановичем Лавровым.
 27. Грушецкая, Мария Владимировна, дочь д.ст.сов. Владимира Сергеевича и Анастасии Сергеевны, рожд. Окуневой.
 28. Длотовская, Елена Ивановна, дочь поручика Ивана Лукича.
 29. Друкорт, Вера николаевна, дочь колл.асс. Николая Леонтьевича.
 30. Эйлер, Дарья Ивановна, дочь отст. полковника.
 31. Эйлер, Елизавета Ивановна, сестра предыдущей.
 32. Естифеева, Елизавета Петровна, дочь колл.сов. Петра Петровича.
 33. Жабина, Александра Андреевна, дочь корнета Андрея Фёдоровича.
 34. Жукова, Евдокия Петровна, дочь колл.сов. Петра Михаиловича.
 35. Ильинская, Евдокия Васильевна, дочь тит.сов. Василия Фёдоровича.
 36. Карнович, Параскева Гавриловна (1791—1828), дочь коллежского советника, директора театральной части в московском Воспитательном доме Гавриила Степановича и Екатерины Андреевны, рожд. Засецкой; была замужем за Терским.
 37. Карнович, София Гавриловна (1792—1858), сестра предыдущей.
 38. Корсакова, Мария Дмитриевна, дочь генерал-майора.
 39. Комнено, Екатерина Христофоровна, дочь генерал-майора, члена Инсп. Экспедиции Военной Коллегии Христофора Марковича и Марии Александровны; была замужем за Бессарабским вице-губернатором Матвеем Егоровичем Крупенским.
 40. Комнено, Анна Христофоровна, сестра предыдущей, замужем за Петром Николаевичем Софиано.
 41. Кламмер, Анна Фёдоровна, дочь надворн.сов. Фёдора Фёдоровича.
 42. Клокачева, Мария Петровна, дочь майора Петра Алексеевича.
 43. Кромина, Александра Евграфовна, дочь герольдмейстера Евграфа Кузьмича.
 44. Криштофович, Елизавета Азарьевна, дочь майора Азария Тимофеевича и Ульяны Ильиничны, рожд. Шостак.
 45. Лазарева, Вера Петровна, дочь тайн.сов. сенатора Петра Гаврииловича и Анны Андреевны, рожд. Якоби, сестра известного адмирала Михаила Петровича Лазарева; была замужем за д.ст.сов. Петром Петровичем Львовым (2-я его жена).
 46. Ланская, Анна Петровна, дочь отст. полковника Петра Сергеевича.
 47. Лисянская, Александра Ананьевна, дочь капитан-лейтенанта.
 48. Лишевич-Бородулич, Любовь Яковлевна, дочь прапорщика Якова Самойловича.
 49. Лукашевич, Варвара Лукинична, дочь генерал-майора Луки Михайловича.
 50. Макарова, Надежда Петровна, дочь тит.сов. Петра Лукьяновича; в 1810—1812 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 51. Мансурова, Юлия Александровна, дочь премьер-майора Александра Николаевича.
 52. Мартьянова, Анна Ивановна, дочь капитана Ивана Яковлевича.
 53. Матчина, Александра Егоровна, дочь майора.
 54. Матчина, Мария Павловна, дочь надворн.сов. Павла Сергеевича.
 55. Мистрова, Екатерина Ильинична, дочь отст. подпоручика Ильи Алексеевича.
 56. Могилевцова, Александра Григорьевна, дочь майора Григория Петровича.
 57. Мордвинова, Анна Николаевна, дочь инженер-прапорщика, впоследствии графа Николая Семёновича и Генриетты Александровна, рожд. Коблей.
 58. Муравьёва, Прасковья Ивановна, дочь отст. артиллерии майора Ивана Матвеевича и жены его, рожд. Базаниной; была замужем за Ушаковым, убитым в 1813 г.
 59. Нелидова, Алексанра Аггеевна, дочь капитан-лейтенанта Аггея Никитича.
 60. Нелюбова, София Гавриловна, дочь капитана Гавриила Васильевича.
 61. Нелюбова, Екатерина Алексеевна, дочь надворн.сов..
 62. Николева, Елисавета Сергеевна, дочь надворн.сов. Сергея Алексеевича.
 63. Озерова, Александра Ивановна, дочь ст. сов, Ивана Петровича и Надежды Васильевны, рожд. Скарятиной; окончила с шифром.
 64. Парпура, Евдокия Максимовна, дочь надворн.сов. Максима Осиповича.
 65. Портнова, Екатерина Николаевна, дочь надворн.сов. Николая Семёновича.
 66. Савич, Анфиса Васильевна, дочь капитана Василия Васильевича.
 67. Серебрякова, Наталья Гавриловна, дочь надворн.сов. Гавриила Ивановича.
 68. Симишина, Анна Михайловна, дочь колл.сов. Михаила Панфиловича.
 69. Старошершавина, Евдокия Ивановна, дочь колл.сов. Ивана Михайловича; окончила с шифром.
 70. Талызина, Ксения Григорьевна, дочь отст. поручика Григория Семёновича.
 71. Тарбеева, Любовь Михайловна, дочь подполковн. Михаила Александровича.
 72. Тимофеева, Мария Козьминична, дочь капитана Козьмы Мартыновича.
 73. Уварова, Елисавета Ивановна, дочь отст. артиллерии штык-юнкера Ивана Ильича.
 74. Княжна Урусова, Анна Дмитриевна, дочь майора князя Дмитрия Михайловича.
 75. Философова, Наталья Илларионовна, дочь инженер-капитана Иллариона Никитича.
 76. Философова, Екатерина Илларионовна, сестра предыдущей.
 77. Фон-Фохт, Наталья Петровна дочь отст. полковника Петра Андреевича.
 78. Фон-Франк, Доротея Германовна.
 79. Княжна Херхеулидзева, Татьяна Семёновна, дочь ст. сов; окончила с шифром, известна в литературных кругах 1820-х годов под именем Темиры, друг Козлова и Жуковского, писательница; была замужем за д.ст.сов. Владимиром Ивановичем Вейдемейером.
 80. Княжна Херхеулидзева, Клеопатра Семёновна, сестра предыдущей.
 81. Княжна Хованская, Варвара Ивановна, дочь полковника князя Ивана Сергеевича.
 82. Храповицкая, Ольга Михайловна (р.1788) дочь тит.сов. Михаила Михайловича и Анастасии Ефимовны, рожд. Вальцовой; окончила с шифром; в 1812—1817 г.г. былa классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 83. Чемесова, Варвара Ефимовна, дочь колл.сов. Ефима Петровича.
 84. Чихачёва, Вера Николаевна, дочь д.ст.сов. Николая Матвеевича.
 85. Чоглокова, Александра Николаевна, дочь надворн.сов. Николая Николаевича.
 86. Чоглокова, Наталья Николаевна, сестра предыдущей.
 87. Княжна Шаховская, Анна Михайловна, дочь отст. артиллерии капитана князя Михаила Александровича и кн. Елисаветы Сергеевны, рожд. Графини Головиной.
 88. Шипова, Мария Павловна (1792—1870), дочь надворн.сов. Павла Антоновича и Елисаветы Сергеевны, рожд. Щулепниковой; окончила с шифром; была замужем за камергером и генерал-майором Николаем Николаевичем Леонтьевым; 36 лет состояла начальницей в Имп. Воспит. Общ., была пожалована в статс-дамы.
 89. Шишкина, Олимпиада Петровна (01.07.1791 — 11.05.1854), дочь тит.сов. Петра Васильевича; окончила с шифром; была сначала фрейлиной В.Кн. Екатерины Павловны, а потом Имп. Александры Феодоровны; писательница («Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 г.», «Князь Скопин-Шуйский, или Россия начала XVII столетия», «Прокопий Ляпунов, или междуцарствие в России» и др.).
 90. Баронесса Шлиппенбах, Мария Антоновна, дочь надворн.сов. барона Антона Ивановича.
 91. Шуханова, Варвара Даниловна, дочь отст. полковника; с 1812 г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 92. Юрьева, Павла Степановна, дочь надворн.сов. Степана Александровича.

13-й выпуск, 1812 год 
 1. Абрютина, Ольга Михайловна, дочь колл.асс. Михаила Ивановича.
 2. Аплечеева, Елисавета Александровна, дочь флота капитан-лейтенанта Александра Васильевича.
 3. Алферьева, Александра Николаевна, дочь тит.сов. Николая Ивановича и Александры Петровны.
 4. Анреп, Елисавета Романовна, дочь генерал-лейтенанта.
 5. Анреп, Софья Романовна, сестра предыдущей.
 6. Антонова, Александра Андреевна, дочь ст. сов Андрея Ивановича.
 7. Асеева, Надежда Петровна, дочь надворн.сов. Петра Алексеевича.
 8. Фон-Ашеберг, Анна Фёдоровна, дочь отст. майора.
 9. Баронесса Аш, Мария Казимировна.
 10. Фон-Барбер, Мария Антоновна, дочь отст. ротмистра Антона Михайловича.
 11. Бачманова, Мария Егоровна, дочь отст. премьер-майора Егора Ульяновича.
 12. Бачманова, Мария Андреевна, дочь флота капитана бригадирского ранга Андрея Марковича.
 13. Баукеева, Мария Гавриловна, дочь майора Гавриила Фомича.
 14. Бейнер, Анжелика Владиславовна, дочь секретаря Военной Коллегии Комиссариатской экспедиции Владислава Гаврииловича; окончила с шифром.
 15. Берг, Христина Бургартовна, дочь генерал-лейтенанта Бургарта Максимилиановича и Анны Ивановны, рожд. Дункер.
 16. Белокопытова, Александра Семёновна, дочь инженер-полковника Семёна Фёдоровича; окончила с шифром.
 17. Бибикова, Мария Ильинична, дочь ст. сов Ильи Ивановича.
 18. Борейша, Ульяна Фоминична, дочь дворнина.
 19. Бороздина, Мария Петровна, дочь колл.сов. Петра Саввича.
 20. Бриммер, Вильгельмина Михайловна, дочь майора.
 21. Буш, Екатерина Ивановна, дочь ст. сов.
 22. Бутенева, Надежда Петровна, (р.1791), дочь колл.асс., городничего в г. Кашире Петра Семёновича и Александры Васильевны, рожд. Спафарьевой; окончила с шифром; была замужем за колл.асс. Татариновым.
 23. Вахтина, Мария Васильевна, дочь колл.асс. Василия Фёдоровича.
 24. Веригина, Татьяна Петровна, дочь капитана Петра Ивановича; в 1813—1815 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 25. Волкова, Мария Леонтьевна, дочь майора Леонтия Тимофеевича.
 26. Воронцова, Анна Алексеевна, дочь колл.асс. Алексея Герасимовича.
 27. Княжна Волконская, Елисавета Григорьевна, дочь майора князя Григория Ивановича и кн. Екатерины Платоновны, рожд. Сумароковой; была фрейлиной; в 1825 г. вышла замуж за князя Хилкова Дмитрия Александровича.
 28. Княжна Голицына, Елисавета Николаевна, (р.1797), дочь д.ст.сов., главного надзирателя СПБ Воспитательного Дома князя Николая Васильевича и кн. Марии Андреевны, рожд. княжны Корибут-Воронецкой; была белицей в новгородском Свято-Духовском монастыре.
 29. Грушецкая, Елисавета Владимировна, дочь д.ст.сов., Владимира Сергеевича.
 30. Гусева, Елисавета Гавриловна, дочь колл.асс. Гавриила Фёдоровича; окончила с шифром.
 31. Данзас, Юлия Карловна, дочь генерал-майора; была фрейлиной.
 32. Демор, Ольга Фёдоровна, дочь ст. сов Фёдора Ивановича.
 33. Дерюгина, Елена Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Тимофеевича.
 34. Дирина, Анна Егоровна, дочь колл.сов. Егора Наумовича.
 35. Добржанская, София Дмитриевна, дочь колл.сов. Дмитрия Никифоровича.
 36. Жабина, Варвара Андреевна, дочь отст. корнета.
 37. Жураковская, Ольга Петровна, дочь колл.асс. Петра Николаевича.
 38. Зелёная, Анастасия Николаевна, дочь флота лейтенанта Николая Степановича.
 39. Зыкова, Елена Александровна, дочь ст. сов Александра Михайловича.
 40. Квашнина-Самарина, Екатерина Владимировна, (10.06.1794 — 20.11.1877), дочь подполковника Владимира Ивановича; окончила с шифром; была фрейлиной Вел.кн. Анны Павловны; в 1818 г. вышла замуж за полковника л.-гв. гусарского Его Величества полка Михаила Петровича Родзянко; в 1839—1877 г.г. состояла начальницей С.-Петербургского училища ордена Св. Екатерины; в 1859 г. была пожалована кавалерственной дамой ордена Св. Екатерины малого креста.
 41. Келлер, Мария Андреевна, дочь колл.сов..
 42. Кобякова, Любовь Николаевна, дочь колл.асс. Николая Александровича.
 43. Кологривова, Анна Михайловна, дочь поручика Михаила Петровича.
 44. Колюбакина, Анастасия Александровна, дочь д.ст.сов..
 45. Копосова, Евдокия Семёновна, дочь надворн.сов. Семёна Ивановича.
 46. Корсак, Иоанна Викентьевна, дочь Белорусск.губ. Сенского повета подкомория.
 47. Кох, Павлина Фёдоровна, дочь тайн.сов..
 48. Княжна Кропоткина, Варвара Алексеевна, дочь колл.асс. князя Алексея Григорьевича.
 49. Курош, Пелагея Фёдоровна, дочь поручика Фёдора Ивановича.
 50. Баронесса Левенштерн, Юлия Карловна, дочь артиллерии полковника.
 51. Баронесса Левенштерн, Софья Карловна, сестра предыдущей.
 52. Леонтович, Варвара Фёдоровна, дочь колл.асс. Фёдора Васильевича.
 53. Лодыгина, Александра Михайловна, дочь полковника Михаила Степановича.
 54. Лыкошина, Елисавета Демьяновна, дочь подпоручика Демьяна Ивановича.
 55. Ляхова, Варвара Никифоровна, дочь отст. корнета Никифора Григорьевича.
 56. Майкова, Екатерина Николаевна, (1795—1884) дочь отст. д.ст.сов. Николая Александровича; была замужем за Петром Гавриловичем Сысоевым.
 57. Мацкевич, Аграфена Васильевна, дочь подпоручика Василия Андреевича.
 58. Машина, Елена Васильевна, дочь капитан-лейтенанта Василия Андреяновича.
 59. Меллер, Елисавета Андреевна, дочь отст. артиллерии генерал-майора.
 60. Мейсман, Элеонора Ивановна, дочь колл.сов..
 61. Микулина, Мария Дмитриевна, дочь ст. сов.
 62. Миклашевская, Мария Петровна, дочь майора Петра Павловича.
 63. Михайлова, София Александровна, дочь ст. сов.
 64. Михайлова, Екатерина Ивановна, дочь тит.сов..
 65. Мышенкова, Прасковья Ивановна, дочь капитана Ивана Петровича.
 66. Назимова, Прасковья Васильевна, дочь майора Василия Ивановича.
 67. Небольсина, Анна Павловна, дочь флота капитана 1 ранга Павла Александровича; в 1815—1841 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 68. Нечаева, Елисавета Дмитриевна, дочь шт.-капитана Дмитрия Григорьевича.
 69. Одинцова, Надежда Ивановна, дочь вице-адмирала.
 70. Окунева, Вера Петровна, дочь капитана Петра Богдановича.
 71. Ольденбург, Анна-Юлианна Фёдоровна, дочь отст. майора Фёдора Данииловича.
 72. Баронесса фон-дер Пален, Луиза-Амалия Михайловна, дочь бригадира.
 73. Подлуцкая, Татьяна Ивановна, дочь тит.сов. Ивана Яковлевича; в 1813—1828 гг. была преподавательницей музыки в Имп. Воспит. Общ..
 74. Палибина, Ольга Васильевна, дочь флота капитан-лейтенанта Василия Михайловича.
 75. Полчанинова, Елисавета Ивановна, дочь поручика.
 76. Баронесса Притвиц, Мария Карловна, дочь майора лейб-кирасирского полка Карла Фёдоровича.
 77. Радищева Анна Александровна, дочь ст. сов; в 1814—1841 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 78. Радищева, Фёкла Александровна, сестра предыдущей.
 79. Раковская, Александра Степановна, дочь подпоручика.
 80. Ребинина, Екатерина Александровна, дочь колл.асс. Александра Родионовича.
 81. Резвая, Анна Николаевна, дочь д.ст.сов. Николая Петровича; окончила с шифром.
 82. Романович, Екатерина Игнатьевна, дочь бывших польских войск ротмистра.
 83. Ростиславская, Пелагея Антоновна, дочь майора.
 84. Рюпина, Акилина Ильинична, дочь отст. капитана Ильи Максимовича; окончила с шифром.
 85. Сарычева, Александра Алексеевна, дочь контр-адмирала Алексея Андреевича.
 86. Тверитинова, Екатерина Алексеевна, дочь генерал-майора.
 87. Тверитинова, Мария Алексеевна, сестра предыдущей.
 88. Тимофеева, Екатерина Степановна, дочь надворн.сов. Семёна Григорьевича.
 89. Тунцельман, Юлиана-Луиза Ивановна, дочь инженер-полковника; окончила с шифром.
 90. Тушнева, Елизавета Михайловна, дочь флота капитана 1 ранга Михаила Михайловича; окончила с шифром.
 91. Фетисова, Ирина Ивановна, дочь ст. сов Ивана Ильича.
 92. Филимонова, Настасья Гавриловна, дочь ст. сов Гавриила Андреевича.
 93. Цамутали, Елена Ивановна, дочь флота лейтенанта Ивана Степановича.
 94. Чаликова, Марфа Антоновна, дочь полковника Антона Степановича.
 95. Челищева, Анна Захаровна, дочь колл.сов. Захара Богдановича и Анны Андреевны.
 96. Баронесса Черкасова, Анна Петровна, дочь колл.сов. барона Петра Александровича и баронессы Анны Петровны, рожд. Ивковой; была замужем за сенатором графом Петром Фёдоровичем Буксгевденом.
 97. Чихачёва, Федосия Николаевна, дочь л.-гв. прапорщика Николая Яковлевича.
 98. Шатилова, Мария Васильевна, дочь надворн.сов. Василия Михайловича.
 99. Шатилова, Наталья Львовна, дочь отст. майора Льва Михайловича.
 100. Шилинг, Матильда Ивановна, дочь польского камергера.
 101. Шульгина, Макрина Макаровна, дочь надворн.сов. Макара Васильевича.
 102. Щупинская, Анна Ивановна, дочь майора Ивана Александровича.
 103. Языкова, Александра Петровна (1796—1864), дочь генерал-майора Петра Григорьевича и Александры Васильевны, рожд. баронессы Менгден-фон-Альтенвога; была замужем за графом Ивеличем.
 104. Яниш, Мария Ефимовна, дочь отставного генерал-майора Ефима Андреевича.

14-й выпуск, 1815 год 
 1. Аверкиева, Анна Михайловна, дочь колл.сов. Михаила Ивановича и Акилины Гавриловны.
 2. Фон- Адлерберг, Екатерина Густавовна (р. 23 марта 1797 г.), дочь флота капитан-лейтенанта фон — Эриха-Густава и Екатерины Вильгельмовны, рожд. Лейонстен; окончила с шифром.
 3. Анреп, Мария Романовна, дочь генерал-лейтенанта; окончила с шифром.
 4. Анреп, Доротея Романовна, сестра предыдущей.
 5. Базина, Варвара Алексеевна, дочь генерал-лейтенанта Алексея Осиповича.
 6. Бейнер, Любовь Владиславовна, дочь колл.секр Владислава Гавриловича.
 7. Бекетова, Александра Аполлоновна (р.1797), дочь надворн.сов. Аполлона Николаевича и Прасковьи Петровны, рожд. Опочининой; была замужем за подпоручиком Ермолаевым.
 8. Благово, Екатерина Фёдоровна, дочь надворн.сов..
 9. Болотникова, Анна Павловна, дочь поручика Павла Сергеевича.
 10. Болотникова, Елисавета Фёдоровна, дочь майора Фёдора Ивановича и Екатерины Николаевны.
 11. Бровцына, Татьяна Николаевна, дочь надворн.сов. Николая Степановича.
 12. Фон- Бушен, Амалия Николаевна, дочь генерал-лейтенанта; окончила с шифром.
 13. Белокопытова, Прасковья Семёновна, дочь инженер-полковника Семёна Фёдоровича.
 14. Владыкина, Мария Ивановна, дочь колл.асс..
 15. Власова, Александра Васильевна, дочь корабельного мастера VII класса.
 16. Власова, Мария Васильевна, сестра предыдущей.
 17. Волкова, Ульяна Васильевна, дочь колл.секр Василия Ивановича; в 1818—1846 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 18. Воронина Надежда Фёдоровна, дочь д.ст.сов..
 19. Княжна Гагарина, Анна Алексеевна, дочь колл.рег..
 20. Княжна Гагарина, Ольга Алексеевна, сестра предыдущей.
 21. Геринг, Екатерина Ивановна, дочь отст. артиллерии генерал-майора.
 22. Гербель, Ульяна Густавовна, дочь генерал-лейтенанта.
 23. Давыдова, Анна Ивановна, дочь колл.асс. Ивана Егоровича; окончила с шифром.
 24. Давыдова, Авдотья Николаевна, дочь поручика Николая Ивановича.
 25. Демидова, Анна Григорьевна, дочь отставного генерал-майора, потом гофмейстера, Григория Александровича и Екатерины Петровны, рожд. княжны Лопухиной; была фрейлиной; в 1831 г. вышла замуж за Александра Егоровича Энгельгардта.
 26. Княжна Долгорукая, Ольга Васильевна.
 27. Забелло, Елена Андреевна, дочь корнета Андрея Кирилловича и Стефаниды Ивановны.
 28. Заливкина, Александра Андреевна, дочь надворн.сов..
 29. Золотухина, Прасковья Афанасьевна, дочь колл.сов. Афанасия Ивановича.
 30. Зыкова, Александра Петровна, дочь колл.асс. Петра Сергеевича.
 31. Иванова, Марья Андреевна, дочь колл.асс. Андрея Ивановича.
 32. Ивашкина, Елисавета Ивановна, дочь губ.секр. Ивана Васильевича.
 33. Ирецкая, Варвара Фёдоровна, дочь отст. капитана Фёдора Егоровича.
 34. Кадеус, Елисавета Осиповна, дочь ст. сов Осипа Андреевича.
 35. Калиновская, Евдокия Ивановна, дочь бригадира; в 1819—1848 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 36. Княжна Кострова, Надежда Григорьевна, дочь Порховского помещика князя Григория Прокофьевича.
 37. Киткина, Елена Ювенальевна, дочь подпоручика Ювеналия Ивановича.
 38. Книпер, Наталья Фёдоровна, дочь полковника.
 39. Колюбакина, Александра Фёдоровна, дочь флота капитан-лейтенанта Фёдора Андреевича.
 40. Копосова, Наталья Семёновна, дочь надворн.сов. Семёна Ивановича.
 41. Корсакова, Прасковья Никифоровна, дочь тит.сов. Никифора Гаврииловича.
 42. Кривская, Екатерина Васильевна, дочь поручика Василия Васильевича и Анны Ивановны.
 43. Крымова, Мария Никитична, дочь надворн.сов. Никиты Ивановича и Прасковьи Севастьяновны, впоследствии инокиня Варсонофия (в СПБ Новодевичьем монастыре).
 44. Ксиландер, Степанида ивановна, дочь поручика тит.сов..
 45. Голенищева-Кутузова, Варвара Михайловна, дочь отст. капитана 2-го ранга Михаила Ивановича.
 46. Голенищева-Кутузова, Александра Васильевна, дочь камер-цалмейстера.
 47. Голенищева-Кутузова, Екатерина Васильевна, сестра предыдущей.
 48. Лескова, Екатерина Яковлевна, дочь колл.асс..
 49. Лыкошина, Вера Демьяновна, дочь подпоручика Демьяна Ивановича и Февронии Григорьевны.
 50. Лисянская, Анна Ананьевна, дочь флота капитан-лейтенанта.
 51. Маврина, Мария Александровна, дочь надворн.сов. Александра Егоровича.
 52. Мышенкова, Любовь Ивановна, дочь капитана Ивана Петровича.
 53. Де-Мор, Татьяна Фёдоровна, дочь ст. сов.
 54. Мосолова, Мария Николаевна, дочь вице-адмирала.
 55. Матюшкина, Анна Михайловна († 21 июня 1822 г.), дочь морской артиллерии унтер-лейтенанта Михаила Васильевича и Елисаветы Васильевны, рожд. Грушецкой.
 56. Можайская, Анна Тимофеевна, дочь д.ст.сов. Тимофея Ивановича и Варвары Павловны; в 1816—1822 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 57. Меллер, Александра Сергеевна, дочь колл.асс..
 58. Маркова, София Яковлевна, дочь д.ст.сов..
 59. Микулина, София Яковлевна, дочь майора.
 60. Микулина, Феодосия Яковлевна, сестра предыдущей.
 61. Назимова, София Васильевна, дочь майора Василия Ивановича.
 62. Окунева, Любовь Петровна, дочь капитана Петра Богдановича.
 63. Оконишникова, Мария Васильевна, дочь ст. сов; окончила с шифром.
 64. Оконишникова, Татьяна Васильевна, сестра предыдущей; в 1815—1820 гг. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 65. Обер, Анна Осиповна, дочь ст. сов.
 66. Овечкина, Елена Гавриловна, дочь генерал-майора.
 67. Панафидина, Елена Фёдоровна, дочь подпоручика Фёдора Никифоровича и Марии Семёновны.
 68. Перфильева, Любовь Саввишна, дочь губернского регистр. Саввы Алексеевича и Анны Фёдоровны.
 69. Петрова, Варвара Ивановна, дочь премьер-майора Ивана Фёдоровича.
 70. Потёмкина, Варвара Дмитриевна (р. 1796), дочь ротмистра Дмитрия Алексеевича и Анны Ивановны, рожд. Пенской.
 71. Пыпина, Прасковья Александровна, дочь майора.
 72. Першина, Наталья Петровна, дочь полковника.
 73. Подобедова, Анна Сергеевна, дочь д.ст.сов..
 74. Раковская, Анастасия Степановна, дочь подпоручика Степана Михайловича и Февронии Антоновны.
 75. Раевская, Наталья Федосеевна, дочь майора Федосия Михайловича.
 76. Раевская, Александра Федосеевна, сестра предыдущей.
 77. Ратькова, Александра Аврамовна, дочь флигель-адъютанта, полковника Аврама Петровича и Анны Александровны; окончила с шифром.
 78. Ратькова, Елисавета Аврамовна, сестра предыдущей.
 79. Речь, Анна Карловна, дочь подполковника.
 80. Силичева, Анна Григорьевна, дочь капитана Григория Васильевича.
 81. Солонина, Мария Николаевна, дочь надворного и Суда Генерального Черниговского 1-го департамента советника Николая Фёдоровича и Наталии Степановны, рожд. Карлицкой.
 82. Квашнина-Самарина, Анна Владимировна, дочь подполковника Владимира Ивановича.
 83. Свечина, Мария Ивановна († 1868), дочь ротмистра Ивана Ивановича и Дарьи Александровны.
 84. Савицкая, Варвара Васильевна, дочь ст. сов.
 85. Суслова, Александра Афанасьевна, дочь полковника Афанасия Иудовича.
 86. Сарычева, Любовь Алексеевна, дочь контр-адмирала; окончила с шифром.
 87. Степанова, Наталья Петровна, дочь надворн.сов..
 88. Сахновская, Макрина Михайловна, дочь Черниговского вице-губернатора, ст. сов Михаила Акимовича и Екатерины Федотовны, рожд. Новиковой.
 89. Стогова, Агафья Ивановна, дочь прапорщика Ивана Марковича и Евфросинии Афанасьевны.
 90. Сталинская, Мария Михайловна.
 91. Семенникова, Пелагея Тихоновна, дочь секунд-майора Тихона Сидоровича и Ульяны Афанасьевны.
 92. Суворова, Александра Евграфовна, дочь поручика Евграфа Васильевича и Ульяны Афанасьевны.
 93. Тетеревникова, Евдокия Никитична, дочь ст. сов Никиты Семёновича и Домникии Осиповны.
 94. Тютчева, Пелагея Дмитриевна, дочь подполковника Дмитрия Николаевича и Анны Николаевны, рожд. Титовой; была замужем за Лизандером.
 95. Графиня Толстая, София Дмитриевна, дочь генерал-майора графа Дмитрия Борисовича и гр. Елисаветы Андреевны, рожд. Закревской.
 96. Тверитинова, Анна Васильевна, дочь майора.
 97. Телепнева, Елисавета Стахеевна, дочь генерал-лейтенанта Стахея Никитича и Анны Сергеевны; окончила с шифром.
 98. Телепнева, Мария Стахеевна, сестра предыдущей.
 99. Толмачёва, Авдотья Никитична, дочь колл.рег..
 100. Устимович, Варвара Прокофьевна, дочь ст. сов Прокофия Андреевича Сахно-Устимович и Александры Андреевны, рожд. Волковой; была замужем за Евгением Андреевичем Ратаевым.
 101. Ушакова, Варвара Павловна, дочь полковника.
 102. Фелькнер, Елисавета Фёдоровна, дочь полковника.
 103. Княжна Херхеулидзева, Наталья Семёновна, дочь ст. сов князя Семёна Захарьевича.
 104. Ховрина, Екатерина Васильевна.
 105. Графиня Цукато, Юлия Егоровна, дочь генерал-майора графа Егора Гавриловича и гр. Марии Ивановны.
 106. Графиня Цукато, Александра Егоровна, сестра предыдущей.
 107. Чагина, Варвара Петровна, дочь секунд-майора Петра Петровича.
 108. Чаликова, Мария Антоновна, дочь подполковника л.-гв. Уланск. полка.
 109. Шиллер, Луиза Егоровна, дочь полковника.
 110. Фон-Шельтинг, Екатерина Романовна, дочь флота капитана 1-го ранга.
 111. Шупинская, Надежда Ивановна, дочь майора; окончила с шифром.
 112. Шрейдер, Елена Петровна, дочь полковника.
 113. Яниш, Анна Ефимовна, дочь генерал-майора.
 114. Нелидова, Мария Васильевна; окончила с шифром († 1870 г.); дочь тайн.сов., сенатора Василия Ивановича и Анастасии Алексеевны, рожд. Сенявиной; была замужем за министром Имп. Двора, генерал-адъютантом графом Владимиром Фёдоровичем Адлербергом; была статс-дамой.

15-й выпуск, 1818 год 
 1. Фон-Адлерберг, Анна Яковлевна, дочь флота капитан-лейтенанта, начальника над Ревельским портом Якова Фёдоровича и Амалии … , рожд. Штольценвальд.
 2. Аничкова, Елисавета Кондратьевна, дочь полковника Кондратия Сергеевича и Александры … , рожд. Вальховской (2-я его жена Анна Петровна Ханыкова.
 3. Аршеневская, Варвара Андреевна, дочь майора Андрея Ивановича.
 4. Княжна Багратион, Александра Александровна.
 5. Балкашина, Анастасия Николаевна, дочь колл.асс. Николая Петровича и Надежды Даниловны.
 6. Балкашина, Надежда Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Тимофеевича и Марфы Алексеевны, рожд. Есиповой.
 7. Баркгаузен, Елисавета Давыдовна, дочь капитана.
 8. Бачманова, Евпраксия Евграфовна, дочь надворн.сов. Ефграфа Никифоровича.
 9. Бекман, Варвара Петровна, дочь майора.
 10. Белли, Вильгельмина Карловна, дочь тит.сов..
 11. Бестужева, Мария Александровна, дочь ст. сов Александра Федосеевича, сестра декабриста и писателя Марлинского.
 12. Бобоедова, Вера Ивановна, дочь поручика Ивана Фёдоровича.
 13. Боль, Елисавета Ивановна, дочь генерал-лейтенанта.
 14. Бороздина, Устинья Фоминична, дочь майора Фомы Степановича.
 15. Бороздина, София Петровна, дочь колл.сов..
 16. Борщова, Александра Михайловна, дочь полковника Михаила Андреевича; окончила с шифром.
 17. Брант, София Сергеевна, дочь надворн.сов. Сергея Петровича.
 18. Бровцына, Елисавета Петровна, дочь генерал-майора Петра Севастьяновича.
 19. Бухвостова, Прасковья Степановна, дочь сержанта Степана Степановича.
 20. Быкова, Фёкла Петровна, дочь Новоладожского помещика Петра Васильевича.
 21. Де-Вальмонт, София Густавовна, дочь поручика.
 22. Вальховская, Аграфена Михайловна, дочь флота капитана I ранга.
 23. Ваценко, Екатерина Яковлевна, дочь колл.сов..
 24. Волховская, Елена Григорьевна, дочь надворн.сов. Григория Ивановича.
 25. Волховская, Александра Григорьевна, сестра предыдущей.
 26. Фон-дер-Визе, Екатерина Ивановна, дочь генерал-лейтенанта.
 27. Графиня Витгенштейн, Эмилия Петровна, дочь генерала от кавалерии, члена Госуд. Совета и фельдмаршала, графа, впоследствии светлейшего князя, Петра Христиановича и графини Антуаетты Станиславовны, рожд. Снарской; была замужем за князем Петром Ивановичем Трубецким, впоследствии сенатором.
 28. Витовтова, Александра Александровна, дочь генерал-лейтенанта.
 29. Войнова, Ольга Ивановна, дочь надворн.сов. Ивана Фёдоровича.
 30. Княжна Волконская, Анна Юрьевна, дочь полковника князя Юрия Николаевича и Александры Петровны, рожд. Бабушкиной.
 31. Воронина, Мария Фёдоровна, дочь д.ст.сов. Фёдора Фокича.
 32. Воронова, Елена Фёдоровна, дочь прапорщика Фёдора Харитоновича; окончила с шифром.
 33. Воронова, Наталья Фёдоровна, дочь генерал-майора.
 34. Гаврилова, Анна Фёдоровна, дочь колл.асс. Фёдора Гавриловича.
 35. Фон-Гаузен, Прасковья Генриховна, дочь колл.асс. Фон-Генриха Фёдоровича.
 36. Гжелинская, Мария Фёдоровна, (р. 1800 г.), дочь колл.асс. Фёдора Алексеевича и Екатерины Фёдоровны, рожд. Красовской.
 37. Княжна Голицына, Варвара Николаевна, дочь д.ст.сов. князя Николая Васильевича и княгини Марии Андреевны, рожд. княжны Воронецкой-Корибут.
 38. Гринёва, Варвара Семёновна, дочь майора Семёна Петровича.
 39. Денисьева, Варвара Дмитриевна, дочь прапорщика Дмитрия Александровича.
 40. Дункер, Шарлотта Карловна, дочь полковника Шведской службы; окончила с шифром; в 1818—1827 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 41. Дункер, Эмилия Карловна, сестра предыдущей.
 42. Дьякевич, Люция Казимировна, дочь помещика Могилёвской губ. Казимира Фаддеевича.
 43. Евсюкова, Елисавета Михайловна, дочь колл.сов..
 44. Езерская, Александра Осиповна, дочь майора Витебского мушкетёрского полка.
 45. Ефимова, Ольга Ивановна, дочь майора Ивана Алексеевича и Анны.
 46. Зварыкина, Елисавета Фёдоровна, дочь генерал-лейтенанта.
 47. Золотухина, Мария Афанасьевна, дочь колл.сов. Афанасия Ивановича.
 48. Ивина, Ольга Петровна, дочь артиллерии капитана Петра Ивановича.
 49. Ивкова, Наталья Ивановна, дочь прапорщика Ивана Дмитриевича и Акилины Андреевны.
 50. Ивкова, Елисавета Яковлевна, дочь поручика Якова Васильевича и Александры Никитичны.
 51. Извекова, Любовь Алексеевна, дочь колл.асс..
 52. Измайлова, Екатерина Васильевна, дочь майора Василия Васильевича.
 53. Камараш, Александра Ильинична, дочь колл.сов. Ильи Антоновича.
 54. Козловская, Екатерина Дмитриевна; окончила с шифром.
 55. Княжна Колунчакова, Ольга Алексеевна, дочь колл.асс..
 56. Корсакова, Варвара Александровна, дочь отст. гв. прапорщика Александра Степановича; окончила с шифром.
 57. Крейтер, София Богдановна, дочь д.ст.сов..
 58. Кругликова, Анастасия Ивановна, дочь подполковн. Ивана Венедиктовича.
 59. Голенищева-Кутузова, Анна Николаевна, дочь капитана Николая Васильевича и Александра Яковлевны.
 60. Лаврентьева, Федора Васильевна, дочь колл.сов. Василия Лаврентиевича.
 61. Левандо, Александра Александровна, дочь ст. сов.
 62. Левандо, София Александровна, сестра предыдущей.
 63. Лесли, Анна Доримедонтовна, дочь тит.сов. Доримедонта Николаевича.
 64. Лодыгина, Прасковья Петровна, дочь городового секр. Петра Ивановича.
 65. Малоземова, Вера Яковлевна, дочь ст. сов, инспектора над классами Имп. Воспит. Общ..
 66. Мамаева, Елисавета Петровна, дочь отставного генерал-майора Петра Даниловича.
 67. Маркевич, София Андреевна, дочь генерал-майора.
 68. Матрасенкова, Елена Петровна, дочь колл.асс. и Екатерины Павловны.
 69. Мельникова, Елисавета Ивановна, дочь ст. сов Ивана Андреевича.
 70. Мерлина, Анна Павловна, дочь артиллерии генерал-майора.
 71. Баронесса фон-Мершед-Гюллесем, Марья Карловна.
 72. Княжна Мещерсая, Екатерина Степановна, дочь ротмистра князя Степана Ипполитовича.
 73. Микулина, Елисавета Яковлевна, дочь майора Якова Васильевича и Екатерины Григорьевны.
 74. Мордвинова, Варвара Ивановна, (р. 28 янв. 1802 † 25 апр. 1835), дочь колл.асс. Ивана Яковлевича и Анастасии Яковлевны, рожд. Подвысоцкой; была замужем за тит.сов. Фёдором Семёновичем Метлиным.
 75. Мордвинова, София Владимировна, дочь генерал-майора Владимира Михайловича.
 76. Муравьёва-Апостол, Анна Ивановна (р.1797), дочь тайн.сов., сенатора, посланника в Гамбурге, потом в Мадриде, члена Коллегии Иностранных Дел, товарища министра Народн. Просвещения и писателя, Ивана Матвеевича и Анны Семёновны, рожд. Черноевич; была замужем за Хрущёвым.
 77. Надеина, Любовь Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Фёдоровича.
 78. Нащокина, Анна Николаевна, дочь майора Николая Михайловича.
 79. Нелединская, Александра Михайловна, дочь флота капитана I ранга Михаила Николаевича и Таисии Васильевны; окончила с шифром; была замужем за артиллерии поручиком Александром Александровичем Нелединским.
 80. Нелюбохтина, Александра Васильевна.
 81. Непейцына, Надежда Сергеевна, дочь генерал-майора Сергея Васильевича.
 82. Нордштейн, Екатерина Васильевна, дочь Кронштадской Контрольной Экспедиции советника, кап.-лейтенанта Василия Николаевича.
 83. Овсянникова, Анастасия Александровна, дочь генерал-майора Александра Степановича.
 84. Ошанина, Любовь Дмитриевна, дочь капитана Дмитрия Васильевича.
 85. Панютина, Евпраксия Александровна, дочь прапорщика Александра Ивановича и Прасковьи Дмитриевны.
 86. Панютина, Мария Сергеевна, дочь поручика Сергея Алексеевича.
 87. Дель-Пардо, Клементина Венедиктовна, дочь испанского генерала.
 88. Пестова, Мария Васильевна, дочь тит.сов. Василия Семёновича.
 89. Петрова, Анна Филипповна, дочь подполковника.
 90. Подобедова, Мария Сергеевна, дочь д.ст.сов. Сергея Ивановича.
 91. Подобедова, Варвара Сергеевна, сестра предыдущей.
 92. Политковская, Екатерина Николаевна, дочь ст. сов.
 93. Постельникова, Авдотья Евгеньевна, дочь колл.сов. Евгения Яковлевича и Марии Николаевны.
 94. Потёмкина, Любовь Сергеевна, дочь колл.асс. Сергея Дмитриевича.
 95. Прево-де-Люмиан, Елисавета Ивановна, дочь генерал-майора, члена Военно-Учебного Комитета Ивана Ивановича.
 96. Фон-Риттер, Гедвига-Кристина Егоровна, дочь генерал-лейтенанта фон-Егора Ивановича.
 97. Рихтер, Мария Козьминична, дочь дворянина.
 98. Румянцова, Варвара Ивановна, дочь колл.сов. Ивана Александровича и Аграфены Андреевны.
 99. Квашнина-Самарина, Любовь Павловна, дочь артиллерии капитана Павла Ивановича.
 100. Квашнина-Самарина, Александра Владимировна, дочь отст. подполковника Владимира Ивановича.
 101. Санкина, Екатерина Михайловна, дочь колл.сов. Михаила Андреевича.
 102. Слизунова, Елена Ивановна, дочь инженер-майора Ивана Евсеевича.
 103. Слонецкая, Анна Демьяновна, дочь надворн.сов., учителя Имп. Воспит. Общ. Демьяна Гаврииловича; окончила с шифром; в 1820—1846 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 104. Смирнова, Мария Логгиновна, дочь помещика Тверской губ. Логгина Михайловича.
 105. Спиллер, Екатерина Карловна, дочь хорунжего Карла Степановича.
 106. Фон-Стакельберг, Каролина Карловна, дочь тит.сов. фон-Карла Адамовича.
 107. Старицына, Мария Козьминична, дочь колл.асс. Козьмы Дементьевича; в 1820—1825 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ..
 108. Стенгоф, Луиза Густавовна, дочь поручика бывшей шведской службы.
 109. Стенгоф, Каролина Густавовна, сестра предыдущей.
 110. Стрежнева, Анна Петровна, дочь надворн.сов. Петра Ивановича и Марии Ильиничны.
 111. Светлейшая княжна Суворова-Италийская, графиня Рымникская, Мария Аркадьевна, дочь генерал-лейтенанта князя Аркадия Александровича и княгини Елены Александровны, рожд. Нарышкиной; внучка князя А. В. Суворова-Рымникского; окончила с шифром; была замужем за генерал-лейтенантом, князем Михаилом Михайловичем Голицыным.
 112. Суслова, Александра Петровна, дочь майора.
 113. Титова, Анна Михайловна, дочь колл.асс. и Прасковьи Фёдоровны.
 114. Фон-Толь, Луиза Александровна, дочь колл.асс..
 115. Томашевская, Анастасия Степановна, дочь колл.сов. Степана Семёновича.
 116. Фон-Триттгоф, Мария Густавовна, дочь колл.сов. Густава Фёдоровича; окончила с медалью; в 1819—1851 г.г. была классной дамой в Имп. Воспит. Общ.; скончалась монахиней.
 117. Фон-Тунцельман, Амалия Ивановна, дочь инженер-полковника.
 118. Харламова, Екатерина Николаевна, дочь ст. сов Николая Гаврииловича.
 119. Худякова, Екатерина Васильевна, дочь поручика Василия Петровича.
 120. Цеге-Мантейфель, Амалия Николаевна, дочь польского камергера.
 121. Цеге-Мантейфель, Мария Николаевна, сестра предыдущей.
 122. Цеге-Мантейфель, Екатерина Николаевна, сестра предыдущих.
 123. Чернева, Екатерина Дмитриевна, дочь поручика Дмитрия Васильевича и Анны Петровны.
 124. Чихачева, Ольга Васильевна, дочь прапорщика Василия Яковлевича.
 125. Чичерина, Екатерина Николаевна, дочь колл.сов. Николая Сергеевича и Анны Михайловны.
 126. Княжна Шаховская, Мария Егоровна, дочь майора князя Егора Ивановича.
 127. Шевич, Варвара Ивановна, дочь генерал-лейтенанта Ивана Егоровича; окончила с шифром.
 128. Шипова, Домна Павловна, дочь надворн.сов.; окончила с шифром; была замужем за отст. полковником Михаилом Степановичем Веселовским (2-я его жена).
 129. Шульгина, Аграфена Дмитриевна, дочь майора Дмитрия Егоровича.
 130. Шушерина, Александра Семёновна, дочь прапорщика и Дарьи Ивановны.
 131. Юхарева, Анна Меркуриевна, дочь подполковника, Шлиссельбургского плац-майора Меркурия Ивановича.
 132. Яковлева, Александра Ивановна, дочь генерал-лейтенанта.
 133. Яковлева, Татьяна Ивановна, сестра предыдущей.
 134. Мордвинова, Аграфена Саввична, дочь капитан-лейтенанта.
 135. Рейх, Дарья Миновна, дочь Горийского коменданта.
 136. Заливкина, Александра Андреевна, дочь надворн.сов..

16-й выпуск, 1821 год 
 Бахтина, Дарья Ивановна
 Дубровицкая, Дарья Фёдоровна
 Зарина, Дарья Александровна
 Раковская, Дарья Николаевна
 Анненская, Александра Николаевна
 Ендаурова, Александра Николаевна
 Попова, Олимпиада Павловна
 Попова, Надежда Павловна
 Бибикова, Анастасия Юрьевна
 Бибикова, Мария Юрьевна
 Княжна Оболенская (в замужестве Толстая), Мария Юрьевна
 Арцыбашева, Ольга Ивановна
 Лаврова, Ольга Ивановна

17-й выпуск, 1824 год 
 Тарасова, Варвара Петровна
 Тарасова, Анна Петровна
 Барятинская, Ольга Ивановна
 Тимковская, Ольга Ивановна
 Княжна Голицына, Вера Дмитриевна
 Княжна Мышецкая, Олимпиада Михайловна
 Княжна Мышецкая, Анна Александровна
 Княжна Голицына, Анна Петровна
 Воейкова Мария Васильевна, дочь колл. сов. Василия Ивановича

19-й выпуск, 1830 год 
 Дубенская, Варвара Ивановна
 Дубенская, Екатерина Ивановна
 Фомина, Елисавета Ивановна
 Фомина, Александра Ивановна
 Воейкова, Евдокия Васильевна
 Баронесса Врангель, Ида Ермолаевна
 Кульнева, Елена Михайловна

20-й выпуск, 1833 год 
 Закревская, Елизавета Дмитриевна
 Горемыкина, Ольга Ивановна
 Баронесса фон Врангель, Анна Григорьевна
 Некрасова, Елена Александровна
 Кононович, Ольга Ивановна
 Фишер, Ольга Ивановна
 Комарова, Елисавета Васильевна
 Реми, Шарлотта Гавриловна

21-й выпуск, 1836 год 
 Гилленшмидт, Дарья Григорьевна
 Демидова, Александра Николаевна
 Керн, Екатерина Ермолаевна
 Курута, Ольга Ивановна
 Нахимова, Александра Николаевна
 Сафонова, Наталья Ивановна
 Стрекалова, Елисавета Степановна
 Сушкова, Александра Николаевна
 Ужумедзская-Грицевич, Мария Ивановна
 Цвиленева, Мария Ивановна
 Тихановская, Александра Васильевна

22-й выпуск, 1839 год 
 Энгельгардт (в замужестве
Томилова), Ольга Александровна
 Тыркова, Александра Алексеевна

23-й выпуск, 1842 год 
 Полтавцева (в замужестве Скобелева), Ольга Николаевна
 Жаринова, Ольга Ивановна
 Баранова, Надежда Николаевна
 Перфильева, Анна Макаровна

24-й выпуск, 1845 год 
 Княжна Мышецкая, Олимпиада Гаврииловна
 Дурова, Дарья Николаевна
 Бриммер, Дарья Густавовна
 Рогинская, Апполинария Ивановна
 Буткова, Мария Ивановна
 Грушецкая, Мария Ивановна
 Нефедьева, Александра Николаевна
 Гандина, Александра, Николаевна
 Попова, Софья Васильевна

25-й выпуск, 1848 год 

 Бурман, Елена Ивановна (в замужестве Молоховец) (1831—1918) — отец — архангельский чиновник, статский советник Иван Ермолаевич Бурман, мать — Екатерина Дмитриевна. Классик русской кулинарной литературы, автор знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам»
 Таптыкова, Евдокия Ивановна
 Бикбулатова, Мария Яковлевна
 Княжна Путятина, Апполинария Лаврентьевна
 Баженова, Мария Ивановна
 Ельчанинова, Екатерина Ивановна (в замужестве Невельская) (1831—1879) — дочь дворян Ивана Матвеевича Ельчанинова и Марии Николаевны, урождённой Зариной, племянница В. Н. Зарина, жена адмирала Г. И. Невельского
 Голицына, Елена Михайловна (1832—1885) — княжна, дочь генерала М. М. Голицына, с 1858 года замужем за князем Владимиром Васильевичем Голицыным (1830—1886), сыном В. С. Голицына
 Остроградская, Ольга Ивановна
 Балакшина, А. В. — Начальница СПб Александровской гимназии)

26-й выпуск, 1851 год 
 Баранова, Екатерина Николаевна
 Денисьева, Александра Урвановна
 Денисьева, Елена Александровна
 Налибина, Александра Николаевна
 Литке (Анзимирова), Мария Николаевна
 Тютчева, Дарья Фёдоровна
 Тютчева, Екатерина Фёдоровна

27-й выпуск, 1854 год 
 Баранова, Анна Дмитриевна
 Вахтина, Александра Николаевна
 Воейкова, Ольга Петровна
 Дворецкая,Мария-Матильда
 Карпека, Александра Николаевна
 Клеменко, Елена Константиновна
 Коноплина, Александра Алексеевна
 Нейдгарт, Варвара Александровна (Начальница Училища Ордена св. Екатерины в Москве)
 Санти, Надежда Александровна (1837—1860), дочь графа А. Л. Санти, жена вице-адмирала Г. И. Руднева
 Тыртова, Мария Ивановна

28-й выпуск, 1857 год 
 Шамшина, Ольга Ивановна
 Дурново, Александра Николаевна
 Хвицкая, Александра Николаевна
 Ковалькова, Калерия Васильевна
 Сабо, С. И. (Начальница в СПб институте принцессы Ольденбургской)

29-й выпуск, 1860 год 
 Фомина, Елисавета Петровна
 Бирилёва, Ольга, Алексеевна
 Карпова, Ольга, Алексеевна
 Обухова, Дарья, Иосифовна
 Трескина, Александра Алексеевна
 Люба, Александра Николаевна
 Ефимьева, А. П. (Была врачом в СПб Елизаветинской детской больнице)

30-й выпуск, 1862 год 
 Цевловская , Елизавета Николаевна, в замужестве Водовозова
 Рашет, Мария Ивановна
 Малофеева, Мария Ивановна
 Лейхтфельд, Александра Николаевна

31-й выпуск, 1863 год 
 Григорьева, Александра Алексеевна
 Измайлова, Мария Ивановна
 Лунина, Мария Ивановна
 Ляпунова, Александра Николаевна

32-й выпуск, 1864 год 
 Гаттенбергер Елена Константиновна

33-й выпуск, 1865 год 

 Ватсон, Мария Валентиновна (1848—1932) — русская поэтесса, переводчица, автор книг и статей о писателях.
 Григорьева, Ольга Алексеевна
 Ковальская, Неонила Андреевна
 Михайлова, Ольга Ивановна
 Скворцова, Ольга Ивановна
 Попова, Ольга Петровна

34-й выпуск, 1866 год 
 Рубан, Людмила, Иосифовна
 Скворцова, Мария Ивановна
 Филиппова, Мария Александровна
 Шелковникова, Александра Николаевна

35-й выпуск, 1867 год 
 Забусова, Ольга Ивановна
 Лихачёва Елизавета Фёдоровна
 Петерсен, Ольга Карловна
 Попова, Лидия Петровна
 Пушкина, Мария Львовна племянница А.С. Пушкина

36-й выпуск, 1868 год 
 Мертваго, София Петровна
 Чекмарева, Ольга Ивановна
 Корнилович, Анна Балтазаровна

37-й выпуск, 1869 год 
 Бельгард, Варвара Валерьяновна
 Левицкая, Александра Николаевна
 Дегаева, Мария Петровна

38-й выпуск, 1870 год 
 Гаттенбергер, Ольга Константиновна
 Мизко-Василевская, Мария Ивановна
 Воронихина, Александра Николаевна
 Востросаблина, Александра Николаевна

39-й выпуск, 1871 год 
 Орфанова, Мария Ивановна
 Сухотина, Александра Николаевна

40-й выпуск, 1872 год 
 Тарасова, Надежда Трофимовна

41-й выпуск, 1873 год 
 фон Зонн, Ольга Карловна
 Воейкова, Мария Петровна
 Павловская, Мария Ивановна
 Шустова (в замужестве
Гриипенберг), Александра Николаевна

42-й выпуск, 1874 год 
 Графиня Ребиндер, Ольга Карловна
 Елисеенкова, Мария Ивановна
 фон Кремер, Мария Ивановна
 Редингер, Александра Николаевна
 Синбугина, Александра Николаевна
 Попова, Калерия Михайловна

43-й выпуск, 1875 год 
 Айгустова, Ольга Алексеевна
 Бельгард, Мария Валерьяновна
 Беляева, Мария Васильевна
 Колпаковская, Мария Герасимовна
 Чекмарёва, Мария Ивановна
 Четыркина, Мария Ивановна

44-й выпуск, 1876 год 
 Баранова, Анна Константиновна
 Дмитриева, Вера Константиновна
 Радомская, Мария Ивановна
 Попова, Анна Николаевна
 Малевская-Малевич, Елизавета Юрьевна
 Ешевская, Александра Степановна
 Голубинина, Вера Ефимовна

45-й выпуск, 1877 год 

 Ангер, Александра (1859—1942) — финская оперная певица, педагог по вокалу, профессор Хельсинкской консерватории
 Гаттенбергер, Варвара Николаевна
 Лебедева, Анна Ивановна
 Васильева, Ольга Ивановна
 Винчи Мария-Ольга Викторовна (Викентьевна) (1856-?)
 Зварковская, Лидия Александровна
 Бородухина, Мария Ивановна
 Филатьева, Александра Николаевна
 Михайлова, Мария Афанасьевна
 Ковальковская, Антонина Леопольдовна
 Иванова, Анна Алексеевна
 Колпаковская, Александра Герасимовна
 Реми, Надежда Фридриховна
 Скоповская, Людмила Викторовна

46-й выпуск, 1878 год 
 фон Беринг, Ольга Ивановна
 Винчи, Елизавета Викторовна (Викентьевна) (В замужестве Лоферт) (1858-19?) — в 1903—1918 — начальница приюта Господа нашего Иисуса Христа в память отрока Василия, Императорского Человеколюбивого Общества. Гатчинская,5 Санкт-Петербург.
 Рыжова, Ольга Алексеевна
 Стрижева, Мария Максимовна
 Дмитриева, Мария Константиновна
 Дмитриева, Анастасия Ивановна

47-й выпуск, 1879 год 
 Тяжельникова, Ольга Ивановна
 Калмыкова, Лидия Александровна
 Захарова, Мария Ивановна
 Мищенко, Мария Ивановна
 Руадзе, Мария Ивановна
 Рева, Надежда Андреевна
 Реми, Серафима Фридриховна

48-й выпуск, 1880 год 
 Лебедева, Ольга Ивановна
 Воейкова, Надежда Николаевна
 Дацкова, Мария Ивановна
 Доливо-Добровольская-Евдокимова, Александра Викторовна — графиня, дочь генерал-майора, графа Виктора Яковлевича Доливо-Добровольского-Евдокимова (1825—1869).
 Бугреева, Александра Николаевна
 Де-Тулуз-Лотрек, Александра Валериановна (1864—1942) (по мужу Александра Валериановна Гогель) — графиня, дочь генерал-лейтенанта, графа Валериана Александровича де Тулуз-Лотрека (1811—1881)

49-й выпуск, 1881 год 
 Её королевское величество Зорка-Любица Николаевна, дочь Николая I, короля Черногории и королевы Милены, супруга короля Петра I Караджоржевича Черногорскаго)
 Лебедева, Мария Васильевна
 Величковская, Наталья Константиновна
 Княжна Урусова, Лидия Александровна
 Барышникова, Александра Николаевна
 Спекторская, Александра Николаевна
 Быстрова, Анна Александровна
 Попова, Мария Николаевна
 Лутковская, Софья Владимировна
 Термен, Мария Эмилиевна
 Княжна Дворецкая,Александра Николаевна

50-й выпуск, 1882 год 

 Милица Николаевна (1866—1951) — Великая княгиня, супруга великого князя Петра Николаевича.
 Голохвастова, Александра Алексеевна (1866—193*) — дочь титулярного советника Алексея Петровича Голохвастова
 Доливо-Добровольская-Евдокимова, Юлия Викторовна — графиня, дочь генерал-майора, графа В. Я. Доливо-Добровольского-Евдокимова (1825—1869).
 Попова, Анна Михайловна

51-й выпуск, 1883 год 
 Соколова, Елисавета Ивановна
 Баронесса Бойе, Александра Алексеевна
 Беляева, Мария Тимофеевна
 Богдановская (в замужестве Попова), Вера Евстафьевна

52-й выпуск, 1884 год 
 Великая княгиня Анастасия Николаевна
 Дьяконова, Лидия Александровна
 Рукина, Варвара Николаевна
 Манштейн, Надежда Андреевна
 Попова, Евгения Александровна
 Жонголович, Антонина Юрьевна

53-й выпуск, 1885 год 
 Баронесса Бойе, Ольга Алексеевна
 Грессер, Александра Николаевна
 Вельк, Архелая Карловна
 Княжна Оболенская, Ольга Владимировна
 Толстая, Екатерина Анатолиевна

54-й выпуск, 1886 год 
 Бельгард, Софья Карловна (1867—?), дочь К. А. Бельгарда воспитывалась в институте с 1881 года
 Голохвастова, Ольга Алексеевна
 Горлова, Александра Николаевна
 Добровольская, Надежда Владимировна
 Попова, Надежда Александровна

55-й выпуск, 1887 год 
 Баранова, Мария Павловна
 Гобято, Александра Николаевна
 Казнакова, Лидия Васильевна
 Попова, Мария Михайловна
 Попова, Мария Александровна
 Попова, Евлалия Андреевна
 Скугаревская, Ксения Николаевна (в замужестве Россолимо) (1871—1952) — мать шахматиста Николая Россолимо.

56-й выпуск, 1888 год 
 Княжна Голицына, София Эммануиловна (1869—1942) — дочь Эммануила Васильевича и Анастасии Михайловны; с 1892 — супруга Василия Михайловича Наумова (ум. 1905)..
 Бубнова, Лидия Александровна
 Гумилевская, Лидия Александровна
 Тыртова, Ольга Алексеевна
 Алексеева, Мария Ивановна

57-й выпуск, 1889 год 

 Княжна Голицына, Надежда Эммануиловна (1871—1938) — дочь Эммануила Васильевича и Анастасии Михайловны; расстреляна.
 Федюшкина, Александра Николаевна
 Захарова, Мария Петровна (в замужестве Худобина) (1871—1949)
 Оленина, Мария Григорьевна (в замужестве Розе) (1872—1942)

58-й выпуск, 1890 год 
 Полторанова, Александра Николаевна
 Сороко, Александра Николаевна
 Аристова Надежда Николаевна, дочь действительного статского советника Николая Яковлевича и Ольги Петровны

59-й выпуск, 1891 год 

 Елена Черногорская (1873—1952) — Принцесса Черногории, в браке с Виктором Эммануилом III королева Италии и Албании, императрица Эфиопии.
 Голицына, Варвара Николаевна (1873—1931) — княжна, дочь князя Н. Н. Голицына и жена сенатора Е. А. Пушкина
 Новикова (в замужестве Котельникова), Екатерина Ал.
 Шевцова, Александра Николаевна

60-й выпуск, 1892 год 
 Абаза, Ольга Ивановна
 Мягкова, Ольга Ивановна
 Ивашкевич, Мария Ивановна
 Попова, Анна Владимировна
 Рапп (в замужестве Де Опик), Людмила Владимировна

61-й выпуск, 1893 год 

 Энегельм, Екатерина Фёдоровна в замужестве кн. Багратион-Мухранская (1889—1993) — дочь контр-адмирала Ф. П. Энегельма, в 1904 вышла замуж за князя Давида Георгиевича Багратион-Мухранского.
 фон Штакельберг, Лидия Александровна в замужестве Тиссаревская (1874—192*) — баронесса, дочь барона, генерал от инфантерии в отставке А. К. Штакельберга (1818—1895)
 Эммануель, Лидия Александровна
 Добровольская, Анна Адамовна
 Грессер (в замужестве Баратова), Вера Николаевна
 Алексеевская, Ольга Ивановна
 Драшковская (в замужестве Баумгарт), Вера Ивановна (мать Е. А. Княжецкой)
 Бартошевич Александра Владимировна (в замужестве Шереметевская)

62-й выпуск, 1894 год 
 Петрова (в замужестве Адамова),
Клавдия Андреевна
 Шилейко, Ольга Ивановна
 Скалон, Анна Александровна
 Аристова, Надежда Николаевна.

63-й выпуск, 1895 год 
 Бибикова (в замужестве Татищева), Варавара Михайловна
 Глотова, Ольга Ивановна
 Рубан, Мария Ивановна
 Эрдели, Ксения Александровна

64-й выпуск, 1896 год 
 Лебедева, Зинаида Алексеевна
 Попова, Софья Алексеевна
 Россет, Нина Сильвестровна, дочь генерал-майора, Сильвестра Оттовича и Ольги Никифоровны

65-й выпуск, 1897 год 
 Алексеевская, Надежда Андреевна
 Попова, Людмила Павловна

66-й выпуск, 1898 год 
В 2022 г. А. Л. Галкиным найден альбом Зинаиды Александровны Лебедевой, дочери генерала от инфантерии Александра Николаевича Лебедева.
 Княжна Александрова, Татьяна Владимировна (в списке З. А. Лебедевой отсутствует)
 Шарбау, Елена Фёдоровна (в списке З. А. Лебедевой отсутствует)
 Попова Елена Константиновна (в списке З. А. Лебедевой отсутствует)
 Азаревич Ольга Яковлевна (список З. А. Лебедевой, и далее)
 Алимова Елена Александровна
 Барташевич Мария Александровна 
 Басова Екатерина Павловна 
 Василевская Мария Степановна 
 Валюжинич Ванда Леонардовна
 Глотова Анна Ивановна 
 Групен Мария Петровна
 Измалкова  Варвара Петровна 
 Кременецкая Елена Александровна 
 Лебедева Зинаида Александровна
 Либина Екатерина Владимировна 
 Нозикова Мария Петровна 
 Попова Елена Павловна
 Савина Александра Александровна
 Соколова Маpия Михайловна 
 Шевич Конкордия Степановна 
 Ширская I Анна Семёновна 
 Ширская II Надежда Семёновна 
 Язикова Ольга Николаевна

67-й выпуск, 1899 год 
 Дмитриева, Мария Александровна
 Чекина, Анна Дмитриевна (в замужестве Лачина; внучатая племянница Николая Александровича Качалова)
 Маслова, Надежда Антониевна (урождённая Веселовская)

68-й выпуск, 1900 год 
 Беляева, Мария Петровна
 Беляева, Ольга Петровна
 Добролюбова, Мария Михайловна
 Порохина, Наталья Константиновна
 Баронесса Кулёмина Надежда Александровна, дочь генерал-майора Кулёмина Александра Владимировича и Елизаветы Викторовны
 Баронесса Сафонова Елена Александровна

69-й выпуск, 1901 год 
1901 г. Выпуск 69.

1.   Аристова Ольга Николаевна - дочь д. ст. сов. Николая Яковлевича и Ольги Петровны.

2.   Богаевская Александра Алексеевна - дочь полковника и Анны Александровны; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.

3.   Брадке фонъ Наталия Михайловна - дочь ст. сов. Михаила Михайловича; замужемъ за товарищемъ прокурора Волковымъ.

4.   Верба Мария Федоровна - дочь ген.-майора Федора Семеновича; замужемъ за Помазанскимъ.

5.   Вилькенъ Мария Дмитриевна - дочь тайн. сов., члена Консультации при Мин. Юст. и Тов. Предс. Гл. Упр. Крас. Креста Дмитрия Рудольфовича; замужемъ за А. Ладыженскимъ.

6.   Виноградова Надежда Николаевна - дочь ст. сов. Николая ... и Веры Павловны; замужемъ за Кульчевским.

7.   Влезкова Марина Ивановна - дочь тайн. сов. Ивана Ивановича; замужемъ за Стасюлевичемъ.

8.   Воронянская Екатерина Леонидовна - дочь полковника Леонида Петровича и Прасковьи Ивановны, замужемъ за барономъ Нольде.

9.   Воронянская Ольга Леонидовна - сестра предыдущей; классная дама въ Харьковскомъ инст. Императрицы Марии Феодоровны.

10. Вреде бар Айна-Эдитъ-Хильдегарда Атлевна – Баронесса, дочь гражд. инженера.

11. Гриценко Елена Сергеевна - дочь полковника Сергея Марковича; замужемъ за Шиманскимъ.

12. Дейбнеръ Людмила Леонтьевна - дочь контръ-адмирала Леонтия Александровича; замужемъ за Дуловымъ.

13. Дзебановская Е.П.

14. Дмитриева Зоя Александровна - дочь д. ст. сов. Александра Васильевича; замужемъ за Воробьевымъ.

15. Дорошевская Вера Николаевна - дочь ген.-майора Николая Федоровича; замужемъ за Николинымъ.

16. Зборомирская Мария Львовна - дочь шт.-ротмистра Льва Михайловича; замужемъ за помощникомъ предводителя дворянства Сумскаго уезда, Игнатовымъ.

17. Зеленина Ольга Николаевна - дочь д. ст. сов. Николая Михайловича; замужемь за Сафоновымъ.

18. Измалкова Ольга Николаевна - дочь ст. сов.; окончила съ шифромъ; драматическая артистка.

19. Ильченко Татиана Владимировна - дочь подполковника Владимира Ильича; замужемъ за фонъ-Отто.

20. Карпова Ольга Дмитриевна - дочь ген.-маиора Дмитрия Николаевича; замужемъ за Гомолицкимъ.

21. Кареева Ольга Сергеевна - дочь ген.-майора Сергея Алексеевича.

22. Кноррингъ-фонъ Надежда Николаевна - дочь ген.-майора Николая Густавовича; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.

23. Кованько Алла Данииловна - дочь ст. сов. Даниила Николаевича; замужемъ за Бехтеевымъ.

24. Козловская Любовь Павловна - дочь ст. сов. Павла Степановича и Веры Петровны.

25. Красовская Ольга Васильевна - дочь ст. сов. Василия Афанасьевича и Надежды Ивановны; замужемъ за Лишинымъ.

26. Лиственникова Александра Владимировна - дочь полковника Владимира Григорьевича и Флорентины Адольфовны; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.

27. Лопацинская Анастасия Мариановна - дочь подполковника Мариана Генриховича; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.; замужемъ за Керсновскимъ.

28. Макарова Варвара Николаевн - дочь ген.-майора Николая Аркадиевича и Ольги Николаевны.

29. Мясоедова Вера Николаевна - дочь д. ст. сов. Николая Александровича; замужемъ за Крыловымъ.

30. Новаковская Нина Александровна - дочь ст. сов. Александра ... и Неонилы Ивановны; окончила Академию Художествъ со званиемъ архитектора.

31. Огиевская Людмила  Ивановна - дочь ген.-майора Ивана Гаврииловича и Ядвиги Менардовны.

32. Подгаецкая Евгения Николаевна - дочь полковника Николая ... и Марии Николаевны; замужемъ за ст. сов. Тартаковскимъ.

33. Самойлова Евгения Михайловна - дочь д. ст. сов. Михаила Ивановича и Елены Васильевны; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.

34. Сельвербергъ М.О.

35. Скороделова Анастасия Константиновна - дочь ст. сов. Константина ... и Наталии Васильевны.

36. Смирнская Мария Николаевна - дочь ген.-майора Николая ... и Марии Павловны.

37. Северова Надежда Павловна - дочь ст. сов. Павла Васильевича; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ. и Высш. Женск. Курсы; замужемъ за Ивашкевичемъ.

38. Тарарина Елена Васильевна - дочь полковника Василия Данииловича и Александры Филаретовны; замужемъ за старш. лейтенантомъ Алышевскимъ

39. Ткаченко Елена Григорьевна - дочь полковника Григория Григориевича и Мариониллы Константиновны.

40. Ушакова Нина Антоновна - дочь полковника Антона Ивановича.

41. Хоменко Татиана – Владимировна - дочь капитана I ранга Владимира Гаврииловича и Надежды Ивановны; окончила СПБ. Консерваторию; замужемъ за Белявскимъ.

42. Черкасова Ольга Ниловна - дочь капитана I ранга Нила Васильевича.

43. Чернцова Елисавета Васильевна  - дочь д. ст. сов. Василия Васильевича; окончила пед. кл. при Имп. Восп. Общ.; замужемъ за инженеромъ Дейсмонтомъ.

44. Шацилло-Куликовская Валерия Ивановна - дочь ген.-майора.

45. Штыркович-Шнырко С.М.

46. Штанкельбергъ-фон, бар М.Ф.

47. Штанкельбергъ-фон, бар О.Ф.

48. Шустова Татиана Николаевна - дочь ст. сов. Николая Николаевича и Любовь Георгиевны.

49. Юницкая Ольга Николаевна - дочь ст. сов. Николая Ивановича и Надежды Петровны; окончила съ шифромъ; служитъ въ Международномъ банке.

50. Якубовская Людмила Михайловна - дочь старшаго инженеръ-строителя Михаила Ильича; замужемъ за Познанскимъ.
 Новаковская, Нина Александровна
 Богаевская, Александра Алексеевна
 Дмитриева, Зоя Александровна
 Аристова,Ольга Николаевна, дочь действительного статского советника Николая Яковлевича и Ольги Петровны

70-й выпуск, 1902 год 

 Елена Петровна Сербская (1884—1962) — супруга князя императорской крови Иоанна Константиновича, урождённая принцесса Сербская, дочь сербского короля Петра I из династии Карагеоргиевичей и принцессы Зорки Черногорской (1864—1890).
 Лебедева, Анна Алексеевна
 Лебедева, Мария Яковлевна
 Волькенау, Ольга Ивановна (1884—1920) — дочь генерала Ивана Васильевича Волькенау (1848—1908) и Ольги Эдуардовны урожд. Тотлебен(1858—1899)

71-й выпуск, 1903 год 
 Гаттенбергер, Ольга Петровна
 Кушлянская, Елена Апполинарьевна
 Воронцова-Вельяминова, Мария Ивановна
 Мосолова (урож. Жаботинская),Ольга Владимировна
 Тяжелова, Елена Александровна

72-й выпуск, 1904 год 
 Лебедева, Калерия Николаевна
 Новосёлова, Ольга Ивановна
 Мешкова, Ольга Алексеевна
 Куколь-Яснопольская, Александра Николаевна
 Королькова, Наталья Александровна
Кнорринг Евдокия Николаевна
 Оболенская (Репня), Ксения Ивановна
 Попова, Инна Владимировна
 Люцканова, Радость (дочь болгарского посланника)

73-й выпуск, 1905 год 
 Петровская (в замужестве Мещанинова), Александра Александровна
 Тхоржевская (в замужестве Эрдели), Наталия Корнельевна
 Николаевская, Ольга Ивановна
 Кравченко, Александра Николаевна
 Летягина, Марина Яковлевна
 Бондырева (в замужестве Гилевская), Мария Павловна, дочь губ. секр. Павла Михайловича
 Медведева Ольга Михайловна (в замужестве Чернозатонская)

74-й выпуск, 1906 год 
 Булыгина, Дарья Николаевна
 Баранова, Нина Николаевна
 Графиня Армфельт, Александра Николаевна
 Попова, Евгения Петровна/в замужестве Карлстэдт/
 Беридзе, Нина Иосифовна — дочь полковника Иосифа Бежановича и Анны Ивановны; замужем за Бондаревым; Житецкая (по второму браку)

75-й выпуск, 1907 год 
 Языкова, Глафира Александровна
 Баранова, Вера Петровна
 Попова, Мария Павловна
 Попова, Мария Сергеевна
 Игельстром (в замужестве Постовская), София Генриховна
 Младенцова (в замужестве Грудзинская), Анна Дмитриевна
 Логинова Надежда Александровна
Овчинникова (Власова) Екатерина Семёновна

76-й выпуск, 1908 год 
 Нелидова, Ольга Ивановна
 Мессинг, Мария Ивановна
 Федоровская, Александра Николаевна
 Ильинская, Наталия Викторовна
 Берёзина, Валентина Георгиевна
 Попова, Елена Сергеевна
 Шипова, Александра Павловна, замужем за полковником лейб-гвардии Кирасирского полка Н. А. Петровским.
Васильева Раиса Ильинична

77-й выпуск, 1909 год 
 Рогович, Мария Михайловна
 Устругова, Лидия Александровна
 Добровольская, Надежда Михайловна
 Попова, Вера Павловна
 Паруцкая, Мария Васильевна

78-й выпуск, 1910 год 
 Хитрово (в замужестве Эрдели), Маргарита С.
 Рипке, Ольга Ивановна
 Кублицкая, Татьяна Петровна
 Андреева, Александра Николаевна
Ильина, Анна Дмитриевна(дочь действительного статского советника Ильина Дмитрия Петровича, В замужестве Рожнова)

79-й выпуск, 1911 год 
 Буткевич, Наталия Николаевна
 Лысова (в замужестве Захарченко-Шульц), Мария Владиславовна
 Комарова (в замужестве Оболенская), Нина Петровна — поэтесса Хабиас.
 Перекрестова (в замужестве фон Гессе), Ольга Сергеевна
 Попова, Зоя Николаевна
 Попова, Ксения Сергеевна

80-й выпуск, 1912 год 
 Милоданович, Елена Евгениевна
 Жукова, Наталья Константиновна
 Толченкова, Наталья Константиновна
 Чистоткина, Надежда Сергеевна
 Реймерс, Ольга Алексеевна
 Павлова, Мария Ивановна
 Тимофеева, Александра Николаевна
 Баронесса фон дер Ропп, Мария Васильевна
 Антипина, Мария Васильевна
 Путник, Радойка (дочь сербского воеводы)
 Семевская, Наталья Васильевна

81-й выпуск, 1913 год 
 Дмитриева, Анна Петровна
 Комарова, Елена Петровна (1899 — 5 октября 1976, Москва)
 Малама, Елена Владимировна (1897—19??) (дочь надв. сов. Владимира Валериановича и Ольги Болеславовны (урожд. Новицкой), племянница Александра Валериановича Маламы, егермейстера Двора Е. И. В. Николая II
 Милоданович, Ольга Евгениевна
 Павлова, Ольга Ивановна
 Тавастшерна, Наталья Александровна
 Шамиль, Нафисат (внучка Шамиля)
 Хроновская, Мария Ивановна (1895—1969) (в замужестве Устругова), дочь действительного статского советника Ивана Нероновича и Марии Фёдоровне (урожд. Тарусина) 

 Беридзе Тамара Иосифовна — дочь полковника Иосифа Бежановича и Анны Ивановны
 Вагапова Мадина Ибрагимовна (1895—197?)

82-й выпуск, 1914 год 
 Бао (в замужестве Лавровская), Наталья Константиновна
 Чекмарёва (в замужестве Гансон), Анна Викторовна
 Друцкая, Надежда Сергеевна
 Розе, Зинаида Константиновна
 Баронесса де Боде, София Николаевна (Первопоходник)
 Сулина, Ольга Ивановна
 Чистоткина, Наталья Сергеевна
 Армфельт, Ольга Карловна
 Беляева, Екатерина Сергеевна
 Попова, Наталья Павловна
 Грюнбладт, Александра Ивановна
 Некрасова, Маргарита Михайловна
 Кривоносова, Елена Васильевна
 Мороз, Мария Витальевна
 Чернышёва, Юлия Максимовна
 Жиганова, Валерия Евгеньевна

83-й выпуск, 1915 год 
 Кулакова (в замужестве Дормуа), Евгения Дмитриевна
 Аристова, Елизавета Фёдоровна
 Громова, Зоя Павловна

84-й выпуск, 1916 год 
 Длузская, Ирэна Станиславовна
 Калабина, Александра Дмитриевна

85-й выпуск, 1917 год 
 Кононова, Виктория. В.(отчество утеряно)
 Кологривова Надежда Алексеевна, родилась 14.10.1900 г. в городе Курске, дочь действительного статского советника, Суджанского потомственного дворянина Кологривова Алексея Николаевича окончила Смольный с Похвальной грамотой и получила медаль, в замужестве Павлинова, Брак. 26 июля 1951 году окончила Высшую школу Восточных языков в Париже. 12 июня 1966 года награждена орденом «Пальмовая ветвь». Умерла во Франции 11.07.1994, захоронена в городе Мант.
 Солнцева Нина Анатольевна (1900—1970), в замужестве Давыдова.
 Мицкевич, Нина Захаровна, дочь директора Имп. Училища Правоведения, расстреляна в СССР.
 Шокрова (в замужестве), Анастасия (отчество было в списках утеряно или не точно)
 Крубер Нина Владимировна (1900—2004), в замужестве Костенко — Радзиевская, умерла в США
 Панченко Лидия Сергеевна (1900—1984), в замужестве Перова.
 Ганюшкина Анна Федровна
 Милица Евгеньевна Энвальд, дочь русского генерала. Мать Марины Влади. Дружила с Кологривовой Надеждой (Надюка).
 Петошина Вера Васильевна (1900—1973)
 Изотова Варвара Анатольевна (1899—1968) Воспитаница смольного института.
 Горчакова Анастасия Михайловна (1900—1970) Воспитаница смольного института.
 Перепелицына Евдокия Тихоновна, дочь коллежского советника Перепелицына Тихона Петровича

86-й выпуск, 1919 (Новочеркасск) 
 Mаксимович, Александра Анатольевна (в замужестве Афанасьева) (1901—1988), дочь генерал-майора Максимовича, Анатолия Александровича.

год  не точно 
 Абакумова Екатерина Львовна (в замужестве Геккер) (1897—1950) (супруга Геккера Романа Фёдоровича). Год выпуска 1916.

 Абакумова Ольга Львовна (19??-196?).
 Соколова Надежда Михайловна (в замужестве Дурново)(1873—1955).
 Лури Вера Григорьевна (1896-?). Дочь надворного советника. Вышла замуж в 1917 г. за Матросова Николая Алексеевича.
 Люблинская Ольга Ивановна.
 Анна Вильгельевна Гинденбург.
 Каменская Варвара Васильевна(27.11.1903-24.08.1987).
 Лебедева Анастасия Васильевна (19.04.1893-25.01.1972).
 Четыркина Анна Захаровна (1889—1968).

 Баронесса Будберг Мария Игнатьевна (в базе выпускниц значится Будберг Мария Бурхартовна : воспитанница, 1914, приготовительный класс)
 Вербицкая, тётя поэта Велимира Хлебникова — окончила с Золотой медалью. Её сестра Екатерина Николаевна, мать поэта, также училась в институте, но ушла на курсы медсестёр во время Русско-турецкой войны, не окончив обучения.
 Графиня Старчак Александра Николаевна (была направлена в Институт Благородных Девиц в 1914 г., но не окончила его из-за начала революции).
 Иволина Александра Георгиевна (1905—1976) (дочь священника Томской епархии Георгия Иволина, училась с 1911 по 1917)
 Каменская Варвара Васильевна (1903—1987). Воспитаница Смольного института благородных девиц.
 Костевич (в замужестве Лобенко) Любовь Гавриловна (1903—1986). Воспитаница Смольного института благородных девиц. Где-то в 1916 пришлось переехать в Воронеж, где отец был назначен становым приставом.
 Сантагано-Горчакова, Александра Александровна, урождённая Мезенкампф(ок. 1860; возможно, училась не в Институте благородных девиц, а в Петербургском Патриотическом институте)
 Серебрякова (в замужестве Щербакова) Раиса Васильевна (1900—198..)
 Ухтомская, Алла Фёдоровна (1904—1976)
 Ухтомская, Кира Фёдоровна (1906—1971)
 Шмидт Мария Генриховна (1902). Воспитанница Смольного института.
 Никанорова (в замужестве Шитова) Александра Акимовна (1906—19??). Обучалась с 1913 до 1918 года (5 лет). Пришлось с матерью и двумя братьями покинуть Петербург из-за революции (отца — главного инженера Путиловского завода — убили).

Примечания

Ссылки 
 
 Дмитрий Григорьевич Левицкий 1735—1822: Каталог временной выставки — Государственный русский музей. — Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1987. — 142 с.
 Поиск по базе данных выпускниц 
 Н. П. Черепнин Императорское Воспитательное Общество Благородных Девиц. Исторический очерк 1764—1914 Петроград Государственная типография 1915 том 3

|*
Списки выпускников учебных заведений
Списки женщин Российской империи